Ez a szócikk a MOL Vidi FC 2018–2019-es szezonjáról szól, amely sorozatban a 19., összességében pedig az 50. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 77. évfordulója. A szezon 2018. július 10-én a Bajnokok Ligája első selejtező kör odavágójával kezdődött és 2019. május 19-én ér majd véget. Az előző szezon bajnokaként jogot szerzett a Bajnokok Ligája selejtezőkörében való indulásra.

A Videoton FC 2018. július 1-jétől nevet váltott, MOL Vidi FC néven folytatja a szereplést. Ezért a júniusi felkészülési mérkőzéseken, még Videoton néven szerepel.

A Bajnokok ligája
első selejtező odavágó mérkőzésén, 2018. július 10-én, Dudelangeben a Stade Jos Nosbaum stadionban a luxemburgi F91 Dudelange ellen léptek pályára (1–1). Egy héttel később felcsúton a Pancho Arénában a visszavágón léptek pályára a felek. A Vidi 2-1-re győzni tudott, így 3-2-s összesítéssel lépett tovább a második selejtezős körbe.

Mezek

Szezon áttekintése 
2018. június 18. és július 3. között az Ausztriában található Bad Waltersdorfban edzőtáborban vett részt a csapat. 2018. június 18-án két középpályás érkezését jelentették be, az előző szezonban a Vasasban szereplő Berecz Zsombor és a Debrecenben szereplő Sós Bence írt alá hosszú távú szerződést. Június 20-án Szolnoki Roland nyolc év után visszatért nevelő klubjához, a Puskás Akadémiához. Június 22-én Ezekiel Henty tavasszal a Puskás Akadémiánál szerepelt kölcsönben, most végleg a felcsúti klubhoz igazolt, onnan egy szezonra a horvát NK Osijekhez került kölcsönbe. 2018. június 27-én elkészült a 2018–2019-es szezon teljes programja. A Vidi ideiglenes pályán fogadta az újonc Kisvárda csapatát a szezon első fordulójában, mely 12.percben emberhátrányba került és a Vidi kihasználva az ember előnyt 4–0-s győzelemmel kezdett a címvédő.

Átigazolások 
 2018. évi nyári átigazolási időszak
 2019. évi téli átigazolási időszak

Összes kiadás:  €

Összes bevétel:  €

Nettó bevétel:  €

Játékoskeret 
2018. szeptember 19-i állapot szerint. A félkövérrel jelölt játékosok szerepeltek hazájuk felnőtt válogatottjában.

Kölcsönadott játékosok

Szakmai stáb 
Klubigazgató: Kovács Zoltán

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2018. november 3.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Kiírások 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírásokat illetve az azokban elért helyezést jelöltük.

Bajnoki eredmények összesítése 
Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek a MOL Vidi FC aktuális szezon OTP Bank Ligában elért eredményei.
A százalékszámítás a 3 pontos rendszerben történik.

Körök szerinti bontásban

Őszi/tavaszi szezon szerinti bontásban

Helyezések fordulónként 

Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.

Gólszerzők a szezonban 
A táblázatban csak azokat a játékosokat tüntettük fel, akik a szezon során legalább egy gólt szereztek bármelyik kiírásban.
A táblázat elején az összesítésben több gólt elérő játékosokat tüntettük fel. Azonos eredményesség mellett a vezetéknév abc-sorrendje a rendezőelv.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

Jelmagyarázat: Gólok:  gól;  büntetőgól;  öngól, azaz amikor öngólt szerez a játékos az ellenfél csapatának (ez nem számít bele a játékos összes rúgott gólok teljesítményébe);
Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben;
OTP Bank Liga: szürke színű vastag vonallal jelezzük a bajnoki körök fordulóját (11., 22. és 33. forduló); vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Magyar kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérk.; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérk.; edv = elődöntő, visszavágó;
Bajnokok ligája: Q1.1 = 1. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q1.2 = 1. selejtezőkör, visszavágó; Q2.1 = 2. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q2.2 = 2. selejtezőkör, visszavágó;
Q3.1 = 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q3.2 = 3. selejtezőkör, visszavágó; R.1 = rájátszás, 1. mérkőzés; R.2 = rájátszás, visszavágó;
Európa-liga: G1 = csoportkör 1. mérkőzés; G2 = csoportkör 2. mérkőzés; G3 = csoportkör 3. mérkőzés; G4 = csoportkör 4. mérkőzés; G5 = csoportkör 5. mérkőzés; G6 = csoportkör 6. mérkőzés;

Mikor született gól a mérkőzéseken 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük.

Sárga/piros lapok és eltiltások a szezonban 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását; szürke színű vastag vonallal jelezzük az bajnoki körök fordulóját;
Magyar kupa (MK): 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
Bajnokok ligája (BL): Q1.1 = 1. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q1.2 = 1. selejtezőkör, visszavágó; Q2.1 = 2. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q2.2 = 2. selejtezőkör, visszavágó;<div>Q3.1 = 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q3.2 = 3. selejtezőkör, visszavágó; R.1 = rájátszás, 1. mérkőzés; R.2 = rájátszás, visszavágó;
Európa-liga (EL): G1 = csoportkör 1. mérkőzés; G2 = csoportkör 2. mérkőzés; G3 = csoportkör 3. mérkőzés; G4 = csoportkör 4. mérkőzés; G5 = csoportkör 5. mérkőzés; G6 = csoportkör 6. mérkőzés;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás; X = eltiltás; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés
A sárga lapos figyelmeztetések következménye: az OTP Bank Ligában a labdarúgó az 5., az UEFA Bajnokok-ligájában pedig a 3. sárga lapos figyelmeztetését követően automatikusan a soron következő egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal (majd aztán minden második sárga lap után is kap egy mérkőzésről eltiltást a játékos).

Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Helyszín: -o = otthon (hazai pályán); -i = idegenben;
 DEB = Debrecen; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; 
Magyar kupa (MK): 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérk.; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérk.; edv = elődöntő, visszavágó;
Bajnokok ligája (BL): Q1.1 = 1. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q1.2 = 1. selejtezőkör, visszavágó; Q2.1 = 2. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q2.2 = 2. selejtezőkör, visszavágó;
Q3.1 = 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q3.2 = 3. selejtezőkör, visszavágó; R.1 = rájátszás, 1. mérkőzés; R.2 = rájátszás, visszavágó;
Európa-liga (EL): G1 = csoportkör 1. mérkőzés; G2 = csoportkör 2. mérk.; G3 = csoportkör 3. mérk.; G4 = csoportkör 4. mérk.; G5 = csoportkör 5. mérk.; G6 = csoportkör 6. mérk.;

Játékvezetők 
A táblázat azon játékvezetőket és az általuk a MOL Vidi FC játékosainak kiosztott figyelmeztetéseket mutatja, akik legalább egy mérkőzést vezettek a csapatnak.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.
A mérkőzéseknél zárójelben a bajnoki-, illetve a Magyar kupaforduló sorszámát tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

<small>Jelmagyarázat: szürke színű vastag vonallal jelezzük a bajnoki körök fordulóját (11., 22. és 33. forduló); vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;</small>
Lapok: M = mérkőzés; Σ = összes kioszott sárga ill. piros lap;  = kiosztott sárga lapos figyelmeztetés;  = kiosztott 2 sárga lapos figyelmeztetés utáni azonnali kiállítás;  = kiosztott piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás
Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben;
Magyar Kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
DEB = Debrecen; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest;

Milyen szerelésben játszottak a MOL Vidi FC játékosai 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Magyar kupa mérkőzések (MK): K-8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; K-8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; K-4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; K-4dv = negyeddöntő, visszavágó; K-ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; K-edv = elődöntő, visszavágó;
Bajnokok Ligája (BL): Q1.1 = 1. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q1.2 = 1. selejtezőkör, visszavágó; Q2.1 = 2. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q2.2 = 2. selejtezőkör, visszavágó;<div>Q3.1 = 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés; Q3.2 = 3. selejtezőkör, visszavágó; R.1 = rájátszás, 1. mérkőzés; R.2 = rájátszás, visszavágó;
Európa-liga (EL): G1 = csoportkör 1. mérkőzés; G2 = csoportkör 2. mérkőzés; G3 = csoportkör 3. mérkőzés; G4 = csoportkör 4. mérkőzés; G5 = csoportkör 5. mérkőzés; G6 = csoportkör 6. mérkőzés;
DEB = Debrecen; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; MEZ = Mezőkövesd; MTK = MTK; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest;

Nézőszámok 
Az alábbi táblázatban a MOL Vidi FC aktuális szezonjának hazai nézőszámai szerepelnek.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a Kiírás, forduló oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint.

Kapusteljesítmények 
Az alábbi táblázatban a csapat kapusainak teljesítményét tüntettük fel.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Mennyit utazott a csapat a szezonban 
A táblázat km-ben mutatja meg, hogy mennyit utazott a MOL Vidi FC csapata a szezonban.
A hazai mérkőzéseknél (bajnoki és Magyar kupa) a Vidi és a vendégcsapat stadionja közötti, közúton mért távolságot vettük alapul.
A Sóstói Stadion elkészültéig a Vidi a felcsúti Pancho Arénában játszotta hazai mérkőzéseit, ám az ezekre való utazást is feltüntettük a táblázatban, Sóstói Stadion kezdőponttal kalkulálva.
A nemzetközi kupamérkőzéseknél Budapest és az adott város között légvonalban mért távolságot vettük alapul, plusz hozzáadtuk a Székesfehérvár–Budapest közúti távolságot.
Egy-egy mérkőzést részletesebben is megnézhet az Esemény oszlopban a mérkőzésre kattintva.

OTP Bank Liga 

2018. június 27-én tartották az OTP Bank Liga 2018-2019-es férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában. A szezon 2018. július 21-én indul és az új szabályok értelmében 2019. május 19-én zárul. Az NB I-et ezúttal is körmérkőzéses formában, 3×11 bajnoki forduló keretében bonyolítják le. A 23-33. fordulót úgy sorsolták ki, hogy a 2017-2018-as bajnokság 1-6. helyezettjeinek hatszor otthon és ötször idegenben, a bajnokság többi résztvevőjének pedig ötször otthon és hatszor idegenben kell játszaniuk.

Első kör 

Egy éven belül ez lesz a második „kettős rangadó” vidéken, tavaly október 21-én, Debrecenben a DVSC a Haladást, a Diósgyőr a Bp. Honvédot fogadta. A Vidi tavaly is egy abszolút újonc ellen játszott Felcsúton az első fordulóban, akkor nem nyert (1–1) a Balmazújváros ellen. A.székesfehérváriak szerdán már Bulgáriában játszanak BL-selejtezőt, Marko Nikolics kihasználhatja ezekben a napokban, hogy gazdag a kerete. A Kisvárda története első élvonalbeli mérkőzése előtt áll, alaposan átalakult játékoskerettel. Kondás Elemér csapata mindössze egy felkészülési mérkőzését veszítette el, egy hete a Nyíregyházától kapott ki. A korábbi debreceni sikeredző 2016 nyara után tér vissza az élvonalba.

Vidi: Kovácsik — Tamás, Fiola, Juhász , Nego — Varga J. — Pátkai, Kovács — A. Hadžić (Nikolov ) — Lazovics (Sós ), M. Scsepovics (S. Scsepovics) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Stopira, Vinícius, Huszti • Vezetőedző: Marko Nikolics
Kisvárda: Luiz — Jánvári, Karaszjuk, Izing, Parcvanyija — Vári, Marcolini, Mišić (Gosztonyi ) — Lukjancsuk (Bériosz ) — Ilić (Hei), Sinder <div>• Fel nem használt cserék: Mincă (kapus), Melnik, Vuk, Kovácsréti • Vezetőedző: Kondás Elemér

Vidi: Kovácsik — Tamás, Fiola, Juhász , Nego — Varga J., Pátkai (Sós ), Kovács, Nikolov (Huszti ) — Lazovics S. Scsepovics (M. Scsepovics )<div>• Fel nem használt cserék:Tujvel (kapus), Stopira, Vinícius, Berecz• Vezetőedző: Marko Nikolics
Paks: Nagy G. — Szabó J., Gévay , Lenzsér, Kulcsár — Bertus, Simon Á., Papp — Bartha (Hahn ), Simon A. (Horváth ), Haraszti (Vági ) <div>• Fel nem használt cserék:Rácz (kapus), Báló, Kecskés, Fejes • Vezetőedző: Csertői Aurél

Az OTP Bank Liga 2018–19-es kiírásának 3. fordulójának elhalasztását követően a Debreceni VSC lesz a MOL Vidi FC ellenfele. A hajdúságiak mérlege a bajnokságban eddig 2 győzelem és 1 döntetlen. Az első fordulóban a kettős mérkőzés – melynek a Vidi csapata is részese volt – első találkozóján Calvente góljával nyertek a Pancho Arénában a Puskás Akadémia ellen, ezt pedig egy hazai, Mezőkövesd elleni döntetlen követte, ahol Drazsics Kinyiken megpattanó lövésével vezettek a matyóföldiek, de a védő a hajrában javított, így 1–1 lett a végeredmény. A legutóbbi fordulóban a DVTK fölött arattak magabiztos, 2–0-s győzelmet. Több alapember továbbra is hiányzik a debreceni együttesből, a műtött játékosok, Tabakovics, Jovanovics és Bényei Balázs továbbra sem bevethetőek, Könyves Norbert és Ferenczi János ugyanakkor már a csapattal edz, de nekik is van még mit pótolniuk. Keretük összértékét a Transfermarkt portál 6,7 millió euróra becsüli, ez a 6. legmagasabb az NB I-ben. Az idény eddigi mindhárom meccsét összesen 7 futballista játszotta végig: a hátvédek közül Szatmári Csaba, Barna Szabolcs, Kinyik Ákos és Erik Čikoš, a középpályáról Tőzsér Dániel és Bódi Ádám, valamint a kapus, Nagy Sándor. A DVSC-vel szemben a Vidi sikerszériája egészen 2015-ig nyúlik vissza, azóta 10 bajnokin 10-szer tudtak föléjük kerekedni.

Vidi: Kovácsik — Nego, Juhász , Vinícius, Tamás — Varga J. (Nikolov ) — Pátkai (Lazovics ), Huszti — Kovács — M. Scsepovics, Sós (A. Hadžić ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Fiola, Berecz, Stopira • Vezetőedző: Marko Nikolics
Debreceni VSC: Nagy S. — Čikoš, Kinyik, Szatmári, Barna — Tőzsér  — Varga K. (Mészáros ), Haris, Bódi (Csősz ), Szécsi (Bereczki ) — Avdijaj <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Ferenczi, Calvente, Takács • Vezetőedző: Herczeg András

A kezdeti puhatolózások után már a 10. percben veszélyeztetett a Vidi: Marko Scsepovics tüzelt szinte a semmiből, azonban a lövése a felsőlécen csattant, ami Nagy Sándor hátára vágódott, de végül a labda nem kötött ki a hálóban. A 11. percben Szécsi Márk senkitől zavartatva a földre rogyott, majd a combját fájlalva cserét kért. A fehérváriak riogatása utána a 14. percben Varga Kevin használta ki a Vidi védelmi hibáját, és kb. 23 méterről bombagólt ragasztott a jobb alsóba; (0–1). A 25. perctől a fehérváriak nyomást helyeztek a vendégekre, előbb Huszti Szabolcs az ötös sarkáról az oldalhálót találta el, majd Loïc Nego tálalása után nem találta el a labdát, így maradt az 1 gólos debreceni vezetés a félidőben. A fordulás után kettős cserével nyitott a Vidi, azonban a helyzetek a vendégek előtt adódtak. Tőzsér Dániel majdnem a bal alsóba csavarta a szabadrúgását 25 méterről, valamint Varga Kevin tüzelt 17 méterről a kapu mellé. A 84. percben a csereként beálló Bereczki Dániel eldönthette volna a mérkőzést: Avdijajtól kapott egy kiváló indítást, majd Kovácsikot kicselezve nyolc méterről lyukat rúgott. A 91. percben Tamás Krisztián elé csorgott a labda, és 18 méterről félmagasan a kapu bal sarkába bombázott kapásból, kialakítva a végeredményt; (1–1). Ezzel továbbra is veretlen maradt mind a Vidi, mind a DVSC ebben a bajnoki szezonban, igaz, a székesfehérvári csapat egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az elhalasztott Vidi–Mezőkövesd mérkőzés miatt.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Vidi egymást követő második hazai mérkőzésén nem tudott nyerni, ilyenre legutóbb tavaly júliusban, az előző idénykezdeten volt példa.
 Tamás Krisztián hátvéd létére a harmadik gólját szerezte az élvonalban, mindössze a 17. mérkőzésén. A mostanit megelőzően legutóbb májusban, a Vasas ellen talált a kapuba.
 Májusban fordult legutóbb elő, hogy a Vidi külföldi játékosai közül két egymást követő bajnokin senki sem talált a kapuba.
 Megszakadt a székesfehérváriak sorozata: a DVSC elleni előző tíz bajnoki mérkőzésüket kivétel nélkül megnyerték.
 Március óta először kapott két egymást követő hazai bajnoki mérkőzésen gólt Kovácsik Ádám.
 A DVSC nyolc ponttal áll az első négy forduló után. Az előző idény hasonló szakaszában mindössze két pontja volt, az első négy tavaszi meccsén egyetlen pontot gyűjtött.
 Varga Kevin a negyedik gólját lőtte az élvonalban, az elsőt idegenbeli mérkőzésen.

A kispestiek először játszanak a Bozsik Stadion felújítása miatt „albérletben” az idényben. Eddigi hazai mérlegük éppen olyan jó, mint az idegenbeli: még nem veszítettek pontot. A MOL Vidi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál, az eddigi mérlege a vártnál gyengébb, egyszer nyert, kétszer döntetlent játszott a pazar nemzetközi kupamenetelés közepette. Vendégként először szerepel majd az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében. A Bp. Honvéd 1978 óta, azaz pontosan negyven éve először rajtolhat a bajnokságban öt győzelemmel. A MOL Vidi, beleértve a tavaszi bajnoki találkozókat is, immár kilenc tétmérkőzés óta veretlen, de a legutóbbi három mérkőzésen nyeretlen is maradt. A legutóbbi hat tétmeccse közül egyen sem született kettőnél több gól.

Vidi: Kovácsik — Nego, Juhász  (Fiola ), Vinícius, Stopira — A. Hadžić — Pátkai, Nikolov — Huszti — Kovács (Berecz ), Lazovics (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Tamás, Hangya, E. Hadžić • Vezetőedző: Marko Nikolics
Honvéd: Gróf — Batik, Baráth, Škvorc — Heffler, Vadócz, Gazdag (Lukács ), Nagy G. , Uzoma (Kukoč ) — Holender, Danilo (Májer ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Pilík, Bamba, Kamber • Vezetőedző: Supka Attila

A kispestiek otthonuk, a Bozsik Stadion újjáépítése miatt most először fogadták soros ellenfelüket az MTK-pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A Honvéd kezdte lendületesebben a mérkőzést, mégis a Vidi FC előtt adódott igazi gólszerzési lehetőség, de Huszti Szabolcs kihagyta a megítélt büntetőt, ballal a bal alsót vette célba, de Gróf jó irányba vetődött, és szögletre nyomta a labdát. A kapott gól ellenére a kispestiek irányították a játékot, de egy téves játékvezetői ítélettel megakasztott támadásuk után indított gyönyörű ellenakció végén, a 26. percben újabb gólt szereztek a vendégek: Lazovics ugratta ki Nikolovot, aki kissé jobbról középre passzolt, a lendületből érkező Kovács István pedig megelőzte az estében menteni igyekvő Baráthot, s jobb belsővel, öt méterről a léc alá bombázta a labdát; (0–1). A 37. percben még reménytelenebb helyzetbe került a Honvéd, ugyanis utánrúgásért Batik Bencét második sárga lappal kiállította a játékvezető: Kovács szabálytalankodott Batik Bencével szemben, ezt le is fújta a játékvezető, a kispesti védő azonban törlesztés gyanánt hasba rúgta a fehérváriak középpályását. A 39. percben már kettővel vezetett a Vidi: egy fehérvári kontra végén Lazovics ugratta ki Huszti Szabolcsot, aki kissé balról 12 méterről, bal külsővel a bal alsóba rúgta a labdát; (0–2). Innentől a Vidi FC kézben tartotta a találkozót a szünetig. A folytatásra sem változott a játék képe: az emberhátrányban lévő fővárosiak mentek előre, a Vidi FC viszont sokkal pontosabb volt, és a harmadik góllal végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát: az 51. percben Stopira bal oldali beadása után Anel Hadžić lövését Gróf védte, a kipattanó azonban a bosnyák középpályáshoz került, ő pedig másodszorra már nem hibázott: 10 méterről, jobb lábbal, félfordulatból a kapu jobb oldalába lőtt; (0–3). A hátralévő negyven percben komoly tétje nem maradt a meccsnek, mégis mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, egyszer például Lazovics a kapufára fejelte a labdát, míg a Vidi FC védelme egy ízben a gólvonalról mentett, de több találat már nem született. A Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójára készülő székesfehérváriak továbbra is veretlenek ebben az idényben, szerdán az AEK Athént látják vendégül a Groupama Arénában.

 A Budapest Honvéd elrontotta százszázalékos bajnoki mérlegét. Háromgólos bajnoki vereséget eddig 2018-ban csak a Vidi ellen szenvedett, kétszer is (2017–2018-as szezon 21. fordulójában, 2018. április 11-én, 1–4 hazai pályán és szintén 2017–2018-as szezon 32. fordulójában, 2018. május 27-én, 0–2 idegenben).
 Supka Attila együttese a legutóbbi két bajnoki vereségét a Vidi ellen szenvedte el.
 2016. augusztus 21. óta, gyakorlatilag két év alatt mindössze másodszor maradt a Honvéd pályaválasztóként szerzett gól nélkül a bajnokságban. Tegyük hozzá: ezúttal albérletben, a Hidegkuti Stadionban lépett pályára.
 A Honvéd a 2017. májusi „bajnoki döntő” óta nem tudja legyőzni a székesfehérváriakat. A legutóbbi három találkozó kivétel nélkül Marko Nikolics csapatának győzelmét hozta.
 A kispestiek a 37. perctől tíz emberrel játszottak Batik Bence kiállítása miatt.
 A Vidi tavaly augusztus 6. óta minden idegenbeli bajnoki győzelmét legalább három gólt szerezve érte el.
 A MOL Vidi FC mindhárom gólszerzője az első bajnoki találatát érte el az idényben. Kovács István csapata legutóbbi két idegenbeli bajnoki győzelméhez góllal járult hozzá. Ezt a két bajnoki gólt szerezte 2015. december 5. óta.

A Ferencváros mindössze egy mérkőzésen veszített pontot a mostani bajnoki idényben, igaz, azt éppen hazai pályán, a Paks ellen. Minden bajnoki találkozóján szerzett gólt. Szerhij Rebrov éppen a legnagyobb riválisnak tartott MOL Vidi ellen debütál hazai közönség előtt. A székesfehérváriak csak a középmezőnyben állnak, két mérkőzéssel kevesebbet játszottak a zöld-fehéreknél. Ugyanakkor a vesztett pontokat tekintve csak kettővel vannak a rivális mögött. A Vidi eddig egyszer játszott a bajnoki idényben vendégként, akkor kitett magáért, 3–0-ra verte a Hidegkuti Stadionban a Budapest Honvédot. A Ferencváros ellen még soha nem nyert a Groupama Arénában bajnoki mérkőzést, az egyetlen sikerét 2016. február 10-én egy Magyar Kupa-találkozón aratta.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Vidi: Kovácsik — Fiola (A. Hadžić ), Juhász , Vinícius, Tamás K. (Hangya ) — Pátkai (Sós ), Nikolov, Huszti — Nego, Kovács, Lazovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Stopira, Tóth • Vezetőedző: Marko Nikolics
Ferencváros: Dibusz — Lovrencsics G., Leandro , Blažič, Heister — Sigér — Bőle, Szpirovszki, Gorriarán (Varga R. ), Petrjak — Lanzafame (Finnbogason ) <div>• Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Takács, Böde, Csernik, Koch • Vezetőedző: Szerhij Rebrov

Miután a Ferencváros visszahúzódott a saját térfelére, a hazai játékosokat agresszívan letámadó fehérváriaknál volt többet a labda az első félidőben, de a vendégcsapat támadásainak többsége hatástalan volt. A házigazdák viszont a 14. percben kontra végén megszerezték a vezetést – Petrjak beadására Spirovski érkezett jó ütemben a hosszún –, majd a 35. percben Lovrencsics Gergő 24 méterről lőtt nagy gólt dropból egy szöglet utáni kipattanó lezárásaként. A szünet előtti hajrában Nikolov hasonlóan szép találatával csökkentette hátrányát a Vidi. A második félidőben kiegyenlítődött a mezőnyjáték, de a nagy iram mellett a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A hajrához közeledve ismét fokozta a nyomást a vendégcsapat, amely Huszti szabadrúgásával egyenlített a 75. percben. A középpályás lövése nyomán a labda megpattant a sorfalon, de nem változtatott irányt. A hajrában az elfáradt hazaiaknak volt még ígéretes kontrájuk, a vendégeknek pedig lehetőségük a győztes gólra, de az eredmény már nem változott.

 A Ferencváros a magyar bajnokságban 19 találkozó óta veretlen.
 A Fradi az Üllői úton továbbra sem kapott ki 2017. április közepe óta.
 Mind a két csapat veretlen még a bajnoki idényben, a Ferencváros március 3., a Vidi június 2. óta nem kapott ki az OTP Bank Ligában.
 A két csapat egymás elleni mérkőzésén 2013. december 8. óta először fordult elő, hogy mindkettő legalább két szerzett gólig jusson. Akkor a Ferencváros 3–2-re győzött a Sóstói Stadionban.
 A zöld-fehérek egymást követő két hazai bajnoki mérkőzésükön nyeretlenek maradtak, hasonlóra legutóbb másfél éve, 2017 áprilisában volt példa.
 Néhány hónapon belül másodszor fordult elő, hogy a Ferencváros kétgólos előnye után nem nyerte meg bajnoki mérkőzését. Így járt június elején Balmazújvárosban (3–3) is.
 A MOL Vidi harmadszor nem nyert a mostani bajnoki idényben, mind a háromszor hátrányba került, úgy egyenlített. Először egyenlített viszont kétgólos hátrányból.
 Sztefan Szpirovszki három gólt szerzett eddig az OTP Bank Ligában. A legutóbbi kettőt a Vidi ellen. Gólt szerzett tavaly decemberben, a Groupama Arénában 3–1-re megnyert mérkőzésen is.
 Lovrencsics Gergő a tizedik találatát érte el a magyar élvonalban, 2017. szeptember 30. óta először talált a kapuba.
 Boban Nikolov a mostani szezonban először szerzett bajnoki gólt, egyébként magyarországi pályafutása során ez volt a negyedik gólja az OTP Bank Ligában. A rangadó góljainak a felét macedón válogatottak érték el: Nikolov és Szpirovszki.
 Huszti Szabolcs volt a mérkőzés egyetlen gólszerzője, aki korábban szerzett már gólt ebben a bajnoki idényben. Amióta visszaszerződött Magyarországra, csak fővárosi csapatoknak lőtt gólt a bajnokságban: Újpest, Honvéd, Ferencváros.

A bajnokságban egyedüli csapatként még nyeretlen Puskás Akadémia FC vendégei lesz a MOL Vidi a 8. fordulóban. Benczés Miklós együttese két döntetlen mellett öt alkalommal vereséget szenvedett, így számukra talán jókor jött a két hetes válogatott szünet. A Vidi kettő mérkőzéssel kevesebbet játszva, veretlenül áll a tabella 5. helyén.

Az előző évad 6. helyezettje és Magyar Kupa-finalistája volt a Puskás Akadémia, ahová nyáron visszatért korábbi vezetőedzője, Benczés Miklós. Az eddigi 7 forduló alatt 2 pontot gyűjtött és sereghajtó: a 2. játéknapon idegenben a Diósgyőrrel, az ötödiken otthon a Kisvárdával játszottak döntetlent. Emellett a DVSC, az MTK, a Haladás, a Paks és a Mezőkövesd is legyőzte őket, ami egyben azt is jelenti, hogy a következő 4 ellenfelük a 2017-18-as szezon első 4 helyezettje. A PAFC a nyáron elveszítette a visszavonuló egykori válogatott párost, Polonkait és Vanczákot, szerződést bontott a még mindig csapat nélküli Ivor Horvattal, illetve kölcsönadott egy csokornyi labdarúgót: az egykori Vidi támadó, Ezekiel Henty Eszékre, Prosser Dániel Sepsiszentgyörgyre, Madarász Márk Zalaegerszegre, Szécsi Márk Debrecenbe, Antonio Perošević az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihadhoz került. A végleg távozó Patrick Mevoungou-t a Mezőkövesd, Denis Klinart a Maribor, a szintén korábbi Vidiben játszó védőt, Tar Zsoltot az Győri ETO, Stipe Bačelić-Grgićet a Slaven Belupo szerződtette. Az átigazolási időszak hajrájában további két futballista vett búcsút Felcsúttól: Molnár Gábor kölcsönbe Mezőkövesdre, Márkvárt Dávid Diósgyőrbe igazolt.

Ennyi távozó mellé természetesen számos érkező társul. Az első csapathoz felkerült Bokros Szilárd, a Haladástól csatlakozott a 17 éves Kiss Tamás, a Balmazújvárostól Bacsana Arabuli, a Viditől a háromszoros bajnok, Szolnoki Roland. Augusztus végén, szeptember elején nemcsak elmentek, de jöttek is játékosok a felcsútiakhoz: így tett Bryan de Jesús (El Nacional, Kolumbia), Ján Vlasko (Spartak Trnava), Benedik Mioč (NK Osijek), Jozef Urblík (Jihlava) és a Vidivel nemrég szerződést bontó Varga József.

A nyári igazolások közül Kiss Tamás mind a hétszer lehetőséghez jutott, Arabuli 5 meccsen 187 percet töltött a pályán, de debütált már Bokros, Mioc és Vlasko is. Összességében Heris és Trajkovski játszotta a legtöbbet – mind a 630 percet -, de Radó is 7 találkozón futballozhatott. Az együttes 7 találatát 7 különböző labdarúgó jegyzi, a kanadai táblázatot viszont az eddig 121 percnyi lehetőséget kapó Vlasko vezeti 2 gólpasszal.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Vidi: Kovácsik (Tujvel ) — Nego, Juhász , Vinícius, Stopira — Kovács, Pátkai (Milanov ), A. Hadžić — M. Scsepovics, Huszti (Nikolov ) — Lazovics <div>• Fel nem használt cserék: Fiola, Berecz, Hodžić, Hangya • Vezetőedző: Marko Nikolics
Puskás Akadémia: Danilovics — Osváth, Heris, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski — Mioč, Knežević (Bokros ), Varga J. — Arabuli (de Jesús ), Kiss T. (Szakály P. ) <div>• Fel nem használt cserék: Hegedüs L. (kapus), Radó, Vlasko, Poór • Vezetőedző: Benczés Miklós

A várakozásoknak megfelelően a bajnok futballozott fölényben az első félidőben, ugyanakkor a felcsútiak sem adták fel a támadások lehetőségét. Az első negyvenöt percet kemény összecsapások jellemezték, s mindkét oldalon értékesítettek egy-egy büntetőt: először a Vidi jutott büntetőhöz jutott a 23. percben: Lazovics egy felívelést bólintott Marko Scsepovics irányába, aki elsodorta a játékszert, Heris késve érkezett és buktatott, a tizenegyest a sértett Marko Scsepovics a jobb alsóba lőtte; (0–1). Ezutón a PAFC percei következtek, Kiss került szembe Juhásszal, megtolta és erősen az oldalhálóba durrantott. A 38. percben egy felívelést Arabuli tudott elfejelni a kiszaladó Kovácsik elől, majd Vinícius szorításában elfejelte – a labda a kapufáról kijött –, majd elesett, Szőts Gergely játékvezető újabb büntetőt ítélt, ezt Knežević váltotta gólra; (1–1). A második félidőben is fehérváriak irányították az összecsapást, de az átütő erő ezúttal hiányzott a játékukból. Negyedórával a vége előtt a Vidi elveszítette kapusát, Kovácsikot, aki összecsúszott Trajkovskival. A helyére beálló Tujvel előbb ziccert védett, de két perccel később már ő is tehetetlen volt: a 83. percben Mioč lépett ki ziccerben középütt, Tujvel reflexmozdulattal hárított és rá is vetődött. Két perccel később, a 85. percben Mioč Bryan de Jesúst ugratta ki, aki ütemtelenül lőtt a rövid alsóba; (2–1). Kovácsik ápolása miatt is a játékvezető kilencperces hosszabbítást jelzett, amelynek utolsó pillanatában egy kezezés miatt 11-eshez jutott a Vidi, az első büntetőt értékesítő Scsepovics próbálkozását azonban Danilovics hárította. Szőts ezt követően le is fújta a találkozót, az indulatok pedig elszabadultak: Elvir Hadžić szólalkozott össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki természetesen nyugtatni akarta –, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre került.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Puskás Akadémia története során először győzte le a székesfehérvári csapatot tétmérkőzésen.
 Benczés Miklós csapatának ez volt az első győzelme a mostani idényben, e találkozó után már nincsen nyeretlen az OTP Bank Ligában.
 Josip Knežević a tizenharmadik gólját szerzete a magyar élvonalban, a mostani szezonban a másodikat. A Vidi kapuját először vette be.
 Az új szerzemény, a második félidőben csereként beálló ecuadori Bryan de Jesús góllal debütált az NB I-ben.
 A MOL Vidi ezen a néven először veszített bajnoki mérkőzést.
 Marko Scsepovics értékesített egy büntetőt, de egyet az utolsó percekben kihagyott. Ez volt a harmadik tizenegyes, amelyet Vidi-játékos elrontott a 2018–2019-es idényben tétmérkőzésen.
 Marko Nikolics csapata az első hat bajnoki meccséből csak kettőt nyert meg.
 Legutóbb 2016-ban kezdett ilyen rosszul a Vidi, Henning Berggel, sőt, akkor háromszor is kikapott az első hat meccsén.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

MOL Vidi: Tujvel — Nego, Juhász, Fiola, Stopira — Nikolov, Hadzic, Huszti (Berecz ), Milanov (Pátkai ) — Kovács, M. Scsepovics (Hodzic )
Mezőkövesd: Dombó — Farkas D., Szeles, Pillár, Katanec, Vadnai — Vajda, Mevongou (Meski ), Tóth B. (Szakály D. ), Cseri T. (Alves ) — Drazsics

A tabella negyedik helyén álló Mezőkövesd kezdte jobban a pótmeccset, mégis a hazaiak szereztek vezetést: a 19. percben Huszti jobb oldali, ballábas szögletét Juhász Roland a kapu előteréből, két méterről, a tétova Pillár és az elkéső Dombi kapus közül a léc alá csúsztatta; (1–0). Három perccel később megduplázódott a bajnokcsapat előnye: a 22. percben Kovács, Milanov, Marko Scsepovics majd Stopira a labda útja, a balhátvéd ballal középre ad az ötös bal sarka elől, laposan, a labdába előbb a mellette futó Farkas, majd a gólvonal előtt két lépésre becsúszó Matija Katanec is beleér, a labda pedig a bal alsóban köt ki; (2–0). Az addig tetszetősen futballozó Mezőkövesd láthatóan megzavarodott a kapott góloktól, míg a Vidi magabiztosan őrizte előnyét. A fordulás után alábbhagyott a csapatok lendülete. A 65. percben egy újabb mezőkövesdi védelmi megingást büntettek góllal a hazaiak: Tóth hibája után megindul a jobbon Milanov, önzetlenül középre passzol, Marko Scsepovics jobbal tízről Tóth lába között a kapu közepébe lő; (3–0). A vendégek becsülettel küzdöttek a szépítésért, és az utolsó percben ez össze is jött nekik: Stopira talpalása után Vajda Sándor tekert ballal egy 21 méteres szabadrúgást a bal sarokba, félmagasan, kissé jobbról, a vetődő Tujvel csak belekapott a labdába; (3–1). Az egy meccsel kevesebbet játszó Vidi ezzel a győzelemmel megelőzte a Mezőkövesdet, és feljött a tabella negyedik helyére.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

MOL Vidi: Tujvel — Fiola (Milanov ), Vinícius, Juhász, Stopira — Nego, Pátkai, Kovács I. (Hodzic ), Hadzic, Huszti — M. Scsepovics (Nikolov, 81.)
Diósgyőr: Rados — Sesztakov, Karan, Brkovic, Juhar — Márkvárt, Mazalovic (Tóth B. ), Tajti — Makrai, Mihajlovic (Hasani ), Vernes (Bacsa )

A Diósgyőr kezdte jobban a mérkőzést, az első tíz percben két helyzet is adódott a hazaiak előtt, de egyiket sem sikerült gólra váltaniuk. Ezt követően viszont a címvédő átvette az irányítást, de a vezetést a székesfehérváriaknak sem sikerült megszerezniük, mivel Huszti és Stopira is ziccert hibázott. A szünet előtt alább hagyott a lendület, ebben a periódusban az egyetlen érdemi lehetőség Huszti előtt adódott, de célt tévesztett 14 méterről. Bár mezőnyben a DVTK egyenrangú partnere volt a Vidinek, utóbbi sokkal veszélyesebben futballozott, elsősorban Huszti beadásainak köszönhetően. A korábbi válogatott játékos fordított helyzetben nem hibázott, Pátkai beadását követően közelről fejelt a kapuba. A játékrész közepén egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk, s bár a miskolciak a hajrában mezőnyfölénybe kerültek, csak egy komoly lehetőséget tudtak kidolgozni a stabilan védekező Vidi ellen, így ismét pont nélkül maradtak.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

A székesfehérváriak a csütörtöki londoni Európa-liga mérkőzés vége után 67 órával játszanak újra, ezúttal bajnokit. Kérdés, mennyit vett ki belőlük a Chelsea elleni találkozó illetve Marko Nikolics mennyire akarja frissíteni a csapatot. Mindenesetre a Puskás Akadémia elleni vereség óta két bajnokit is megnyert a Vidi, gólt csak az egyiken kapott, már olyan szituációban, amikor az nem befolyásolta a három pont sorsát. Pályaválasztóként kétszer nyert, kétszer döntetlent játszott a mostani szezonban az OTP Bank Ligában. Az MTK legutóbb a 89. percben mentett meg legalább egy pontot a Mezőkövesd ellen otthon. Az idegenbeli mérlege szenzációs volt az idény elején, most sem rossz (5 meccs, 10 pont), de legutóbb nagyon simán kikapott Pakson.

Horváth Ferenc, amióta távozott a Videotontól, a Balmazújváros élén lepte már meg egykori klubját, az előző idényben kétszer döntetlent játszott, márciusban pedig csak 1–0-ra kapott ki. A Haladás az utolsó helyen áll, augusztus 11. óta csupán egy pontot szerzett. A Puskás Akadémia elleni győzelem óta a hazai mérlege is romlott, az MTK-tól és a Pakstól is kikapott 2–1-re. Az Európa Liga főtábláján szereplő, csütörtökön majd Szalonikiben a PAOK ellen pályára lépő MOL Vidi Londonból hazatérve meglepő vereséget szenvedett a legutóbbi fordulóban az MTK-tól. Idegenben a négy eddigi meccséből kettőt megnyert, a Ferencvárossal döntetlent játszott, a Puskás Akadémiától kikapott.

Vidi: Kovácsik — Fiola, Juhász  (Nikolov ), Vinícius, Tamás (Stopira ) — Nego, A. Hadžić, Pátkai — Kovács — Hodžić, M. Scsepovics (Huszti ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Hangya, E. Hadžić • Vezetőedző: Marko Nikolics
Haladás: Király — Habovda, Beneš, Tamás L., Bošnjak  — Rácz B., Jancsó (Dausvili ), Jagodics M., Németh Márió (Ofosu ) — Bamgboye (Gaál ), Priskin <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), K. Mészáros, Kolčák, Halmosi • Vezetőedző: Horváth Ferenc

A kezdés előtt Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója és Vörös Csaba technikai vezető köszöntötte Halmosi Pétert, aki a legutóbbi fordulóban a 300. élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára. A 35-szörös válogatott szélső ugyanakkor ezen a találkozón nem jutott szóhoz. Az erőviszonyoknak megfelelően a fehérváriak irányították az összecsapást, mégis a Haladás járt közelebb a vezetéshez, de az első félidő végén és a második elején is kimaradt egy hazai ziccer. Ez meg is bosszulta magát, mivel nem sokkal később előnybe kerültek a vendégek: a 61. percben Marko Scsepovics góljában a nagyot hibázó Király Gábor is benne volt; (0–1). Mindössze nyolc perccel később, a 69. percben eldöntötte az összecsapást a Vidi, Pátkai Máté gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba; (0–2). Innentől kezdve a hátralévő bő húsz percben nem történt érdemi esemény, a Haladás jelenlegi formájában nem jelenthetett komoly veszélyt a címvédőre a hajrában.

Második kör 
A csütörtöki győztes szaloniki mérkőzés után a MOL Vidi vasárnap lép pályára Kisvárdán. A székesfehérváriak a legutóbbi négy fordulóban csak egy meccsüket nem tudták megnyerni, de az éppen a londoni Európa-liga-találkozójukat követő volt. A Kisvárda egy nagyon jó periódus után visszaesett, a legutóbbi három fordulóban nem szerzett pontot, s bár mindegyiken szerzett gólt, a három adott mellett kilencet kapott.

MOL Vidi: Kovácsik — Fiola (Berecz ), Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, Pátkai, Hodžić (Milanov ), Nikolov (Huszti ) — Kovács, M. Scsepovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Tamás K., Tóth, Hangya • Vezetőedző: Marko Nikolics
Kisvárda: Felipe — Melnyik, Ene, Vári, Pico — Marcolini, Mišić (Karaszjuk ) — Protics, Gosztonyi (Ilić ), Horváth Z. (Milevszkij ) — Sassá <div>• Fel nem használt cserék: Mincă (kapus), Izing, Bériosz, Mitosevics • Vezetőedző: Dajka László

Bátran kezdett a Kisvárda, de az esélyesebb Vidi hamar átvette az irányítást, ugyanakkor ez helyzetekben nem nyilvánult meg. A vezetést egy 11-esnek köszönhetően így is megszerezték a székesfehérváriak, viszont a hazaiak legalább ilyen váratlanul egyenlítettek Sassa csukafejesével. A szünetig hátralévő időben kiegyenlített játékot láthatott a publikum, mindkét csapatnak volt egy-egy kimaradt helyzete, a játékrész végén pedig Pátkai megpattanó lövésével ismét a Vidi került előnybe. A második játékrész elején is támadólag lépett fel a Kisvárda, de igazán komoly lehetőséget nem tudott kialakítani Kovácsik kapuja előtt. Az idő múlásával alábbhagyott az iram és a hazaiak lelkesedése is, így többnyire mezőnyben zajlott játék, azaz a Vidi akarata érvényesült, ráadásul a vendégek ellenakcióiban több veszély rejlett. Ennek ellenére a hazaiak másodjára is egyenlítettek, s bár a hajrára nagyobb sebességi fokozatba kapcsolat a Vidi, ziccere is volt, de a győztes találatot nem tudta megszerezni, így maradt a pontosztozkodás.

A két csapat azonos pontszámmal áll a tabellán, igaz, a székesfehérváriak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Ugyanakkor a Paks az elmúlt öt fordulóban több pontot szerzett, mint riválisa. A Vidi 2011 eleje óta tizenhárom Pakson játszott tétmeccséből csupán hármat tudott megnyerni, a legutóbbi négy ottani bajnokijából csak egyet nyert meg. Csertői Aurél együttese még veretlen pályaválasztóként az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében. Marko Nikolics legénysége az egyetlen idegenbeli vereségét az albérletében, a hazai pályát is jelentő Pancho Arénában szenvedte el, a Puskás Akadémia ellen. 

MOL Vidi: Kovácsik — Fiola (Hangya ), Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, Nikolov, Pátkai — Milanov (Berecz ), Hodžić, Huszti (Kovács ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Szabó B., Tamás K., Tóth • Vezetőedző: Marko Nikolics
Paks: Rácz — Kulcsár D., Fejes, Gévay , Báló — Papp K., Haraszti, Kecskés (Egerszegi ) — Bertus, Hahn (Simon A. ), Remili (Bartha ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy G. (kapus), Vági, Szabó J., Lenzsér • Vezetőedző: Csertői Aurél

Kissé álmosan kezdődött a mérkőzés, a Vidi ugyan enyhe mezőnyfölényben futballozott, de ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Ennek ellenére Pátkai okos lövésével a székesfehérváriak előnybe kerültek bő negyedórát követően: a 18. percben a Milanov indította Hodzic passzát Pátkai Máté három védő közül, kissé balról, jobbal 12 méterről nagyon okosan a bal alsó sarokba helyezte; (0–1). A bekapott gól után átvette az irányítást a hazai együttes, de a befejezések nem sikerültek, így egyenlítés helyett a Vidi duplázta meg előnyét egy hatalmas védelmi hibát kihasználva: a 27. percben Milanov bal oldal, ballábas, lapos beadása nem az igazi, de Báló egyszerűen nem találja el a labdát az ötös közepén, Loïc Nego köszönte szépen, szemtelen csellel elfektette jobbal a kivetődő kapust, majd ballal hat méterről az üres kapuba gurított; (0–2).. A paksiak annyira megzavarodtak a második találattól, hogy újabb hiba után a Vidi szinte el is döntötte a három pont sorsát már a szünet előtt: a 34. percben a hosszú oldalon érkező Stopira előtt elmegy a beadás, Fejes azonban nem fogja rendesen Hodžićot sem, aki kicsit csodálkozik, hogy eljut hozzá a labda, de ha már így esett, jobbal három lépésről a kapu jobb alsó sarkába lőtt; (0–3). A folytatásban a bajnokcsapat játszott veszélyesebben, a Paks teljesen kedvetlennek tűnt az első játékrészben összeszedett jelentős hátránytól. Csak idő kérdése volt, mikor talál ismét kapuba a Vidi, ezt végül Pátkai tette meg: az 56. percben Nego passzát nem a legjobban kezelte le a 16-os előtt, de aztán nagyon szépen Pátkai Mátéhoz passzolt négy zöld mezes gyűrűjében, a középpályás meg jobbal, 11 méterről, kissé balról a jobb alsóba lőtt Fejes mellől; (0–4). A hátralévő időben is sok helyzete és veszélyes támadása volt a vendégeknek, egy ízben a kapufa mentette meg a hazaiakat a még nagyobb különbségű vereségtől, de a Vidi így is magabiztos és fölényes győzelmet aratott.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Paks először szenvedett pályaválasztóként vereséget az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében.
 Csertői Aurél együttese 2015 decembere óta nem szenvedett ilyen súlyos hazai vereséget, akkor a Ferencváros győzte le 5–0-ra. Azóta kétszer kapott otthon legalább négy gólt (egyszer a Videotontól 4–1-re, majd a Debrecentől 5–2-re kapott ki), de akkor szerzett gólt.
 A mostani idényben először maradt a Paks szerzett gól nélkül.
 A székesfehérvári csapat a mostanit megelőzően 2016 augusztusában, Gyirmóton aratott idegenben négygólos bajnoki győzelmet.
 Marko Nikolics csapata, egyetlen kivétellel – amikor kikapott a Puskás Akadémiától –, százszázalékos azokon a bajnoki meccsein, amelyek előtt nem játszott a héten nemzetközi kupamérkőzést.
 Pátkai Máté a legutóbbi három fordulóban négy gólt szerzett. Ilyen jó szériája legutóbb 2012 márciusában volt, amikor három meccsen öt gólt szerzett. A Siófoknak rúgott mesterhármas után kettőt lőtt a Paksnak.
 A 12. fordulóban Kisvárdán egy büntetőt értékesítő Loïc Nego székesfehérvári pályafutása során másodszor ért el két egymást követő bajnokiján gólt. A francia játékos 2017 és 2018 őszén játszott, összesen három, a Paks elleni bajnoki meccs mindegyikén szerzett gólt.

A MOL Vidi csütörtökön nagyszerű győzelmet aratott a PAOK ellen az Európa-ligában, ugyanakkor az elmúlt időszakban a nemzetközi mérkőzése után ritkán tudta csak a bajnokságban is reprodukálni a formáját. Vendégként legutóbb nagyon fölényes és meggyőző sikert aratott Pakson – de előtte három nappal nem játszott az Európa-ligában. A Mezőkövesd a középmezőnyben áll, a tabellán elfoglalt helyével (hatodik) még éppen, hogy de a mezőny első felébe tartozik. Három ponttal szerzett kevesebb pontot, mint az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott MOL Vidi FC. Pályaválasztóként a Ferencváros elleni, augusztus végi vereség óta háromszor nyert, majd döntetlenre végzett a Debreceni VSC-vel.

Az idei szezon első körében a 1–1-s döntetlen eredmény született,  a debreceni találatot Varga Kevin szerezte. A két csapat örökmérlege teljesen kiegyenlített, hiszen az eddigi 75 NB I-es találkozón 30–30 alkalommal győzedelmeskedtek a csapatok a 15 döntetlen mellett. A gólarány 106–99 a Loki javára.

Debrecen: Nagy S. — Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Barna (Ferenczi ) — Varga K. (Jovanovics ), Haris, Tőzsér , Bódi — Szécsi (Takács ), Avdijaj <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Mészáros N., Csősz, Nagy K. • Vezetőedző: Herczeg András
Videoton: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, Pátkai, Nikolov (Berecz ), Hadzic — M. Scsepovics (Kovács I. ), Hodzic (Milanov ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Tamás K., Tóth B., Hangya • Vezetőedző: Marko Nikolics

A 40. percben megszerezte a vezetést a Vidi: Loïc Nego elhúzza a labdát okosan a hazaiak kivetődő kapusa mellett, majd jobbal az ötös jobb sarka elől félmagasan a kapu közepébe lőtt; (0–1).
 A MOL Vidi a nagy kupamenetelés alatt először jött fel a tabellán a második helyre.
 Loïc Nego három bajnoki gólt lőtt az elmúlt egy hónapban. Ebben a periódusban a csapat nyolc gólt szerzett az OTP Bank Ligában, ebből hatot Nego és Pátkai Máté.
 A Vidi csupán egyetlen olyan bajnoki mérkőzésén veszített ősszel pontot, amely előtt nem játszott nemzetközi nemzetközi kupamérkőzést.
 Marko Nikolics együttese a legutóbbi hat idegenbeli bajnoki mérkőzéséből négyen nem kapott gólt.
 A Debreceni VSC először kapott ki hazai bajnokin az őszi idényben.
 A Vidi a legutóbbi kilenc, a DVSC elleni bajnoki meccséből csak egyet nem nyert meg. Azt augusztusban, a Malmö elleni idegenbeli 1–1 után játszotta.
 A DVSC egymást követő két bajnoki mérkőzésén nem szerzett gólt. Ilyenre a mostani szezonban még nem volt még példa.

Harmadik kör

A bajnokság állása

Magyar kupa 

Az MLSZ szabályzatának értelmében, a nemzeti bajnokságokban (NB I, NB II, NB III) szereplő csapatok a kupasorozat 6. fordulójában, a legjobb 128 között kapcsolódnak be a versenybe. A versenykiírás szerint az NB I-es és NB II-es csapatok kiemeltek lesznek a sorsoláson, nem kerülhetnek össze egymással. A hatodik fordulóból (a főtábla első köréből) továbblépő együttesek 300 ezer, illetve 500 ezer forintot kapnak – attól függően, hogy döntetlen után vagy győzelemmel harcolják ki a továbbjutást.

6. forduló (főtábla 1. forduló) 

2018. szeptember 4-én az MLSZ székházában kisorsolták a 6. forduló párosításait, ebben a körben már csatlakoznak a sorozathoz az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga csapatai is. Az NB I-es és NB II-es csapatok kiemeltként szerepeltek a sorsoláson, vagyis nem kerülhettek össze egymással. Minden párosításban az alacsonyabb osztályú csapatok a pályaválasztók, míg azonos osztály esetében az elsőnek kihúzott csapat. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 22. szombat és szeptember 23. vasárnap.

MOL Vidi: Tujvel — Nego, Fiola, Vinícius , Hangya — Berecz, Pátkai (Kovács ), Milanov (Tamás K. ), Huszti — M. Scsepovics (E. Hadžić ), Hodžić <div>• Fel nem használt cserék: Hársfalvi (kapus), A. Hadžić, Juhász, Tóth • Vezetőedző: Marko Nikolics
Cigánd: Hrabina — Bokros, Zanko, Kovács G., Varga K.  — Baksa (Horváth ), Fodor, Engel — Kis (Répási ), Molnár — Timkó (Sánta ) <div>• Fel nem használt cserék: Gazsi (kapus), Fehér • Vezetőedző: Prisztács Tamás

Jól kezdte a találkozót a Vidi, a 3. percben már büntetőt rúghattak, miután Marko Scsepovicsot lerántották a kapu előtt. Hodzic tizenegyesét azonban Hrabina kiütötte a jobb alsó elől. 3 perccel később előbb bosnyák támadó lőtt fölé, majd Scsepovics helyzeténél megint a hazai kapus hárított. A másik oldalon Kis lövését fogta Tujvel, a 9. percben Hodzic fejese szállt fölé. Az első 10 perc után kicsit kijött a szorításból a Cigánd, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg. A 29. percben a cigándi kapitány, Varga könyökölte le Pátkait, újabb tizenegyeshez jutottak a piros-kékek, ezúttal Huszti Szabolcs állt a labda mögé és a kapu közepébe bombázott; (0–1). Négy perccel később már kettő volt a vendégek előnye: a 34. percben Nego beadását Georgi Milanov gyönyörűen fejelte a kapuba 6 méterről; (0–2). A megnyugtató előny birtokában is támadásban maradtak a fehérváriak, de az első félidőben több nagy helyzet már nem alakult ki, a hazaiak Timkó lövésével veszélyeztettek a játékrész végén. Szünet után Huszti lövését és Nego beadása után Hangya távoli próbálkozását fogta Hrabina az 59. percben. Két perccel később Varga találta el a kapufát, majd Baksa lőtt fölé 22 méterről, előbbi helyzettel közel volt a Cigánd a szépítéshez. A 65. percben Hryhoriy második sárga lapja után kiállt. Egy perccel később Huszti szabadrúgását könnyedén védte Hrabina, majd kicsivel később Berecz lőtt fölé 20 méterről. A 74. percben Sánta fejelt nagy helyzetben, de mellé szállt a labda, kicsivel később megint a fiatal hazai játékos lőtt szépen, Tujvel védett. A 85. percben Hangya beadását Nego kapásból lőtte, Hrabina védett. A meccs végén a cigándi hálóőr többször is szépen hárított, azonban az eredmény pedig már nem változott.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

7. forduló (főtábla 2. forduló) 

MOL Vidi: Tujvel — Tamás K., Tóth, Juhász  (Vinícius ), Hangya — Huszti (Milanov ), A. Hadžić, Berecz, Kovács — Hodžić (Nego ), M. Scsepovics <div>• Fel nem használt cserék: Kovácsik (kapus), Fiola, Pátkai, Nikolov • Vezetőedző: Marko Nikolics
Vác: Halasi — Kákonyi, Varga (Csillag ), Zsolnai (Mátyás ), Murai, Pintér, Görgényi, Szabó (Durso ), Búrány, Szekszárdi, Dlusztus <div>• Fel nem használt cserék: Abu (kapus), Lassú, Borvető, Nagy G. • Vezetőedző: Zoran Spisljak

Tizenegy hónappal azután került sor ismét Vác-Vidi összecsapásra, hogy az előző idényben a Vác meglepetésre kiejtette a fehérvári alakulatot a Magyar Kupából. A szerda esti találkozót – akárcsak a tavalyit – semleges helyszínen rendezték, ezúttal a Szusza Ferenc Stadion adott otthont az összecsapásnak. Váci helyzettel kezdődött a mérkőzés, a 2. percben Zsolnai szaladt el a jobb oldalon, majd visszafelé húzott és lőtt, a labda elzúgott a bal kapufa előtt. Ezután gyors gólváltás következett. A 8. percben Hangya Szilveszter életerős lövését nem tudta védeni a Vidi korábbi kapusa, Halasi Péter, ezzel a vendégek szerezték meg a vezetést; (0–1). Nem egészen egy perccel később azonban már 1-1 állt az eredményjelzőn: a 9. percben Murai elől Zsolnai Richárdhoz pattant a labda, aki átvette azt és 12 méterről laposan kilőtte a jobb alsót; (1–1). A 19. percben Kovács passzát Hodžić lőtte fölé 15 méterről. Tíz perccel később ismét a bosnyák támadó került helyzetbe, ígéretes helyről azonban az oldalhálóba lőtt. A 30. percben viszont már nem hibázott Hodžić, egy elé pattant labdát öt méterről helyezett okosan a váci kapuba; (1–2). Ezzel nemcsak a vezetést, de első vidis gólját is megszerezte. A játékrész hátralevő részében is a Vidi irányította a mérkőzést, voltak szép támadásaik, de vagy az utolsó passzok voltak pontatlanok, vagy a váci védők tudtak tisztázni, így újabb gól nem született a szünetig. A játék képe a második félidőben sem sokat változott, magabiztosan őrizte előnyét a fehérvári csapat, újabb veszélyes támadásokat is kialakítottak a váci kapu előtt. Az 58. percben Hangya remek beadását Marko Scsepovics fejelte a kapuba; (1–3). Pár perccel később Hangya került gyanús körülmények között a földre a pályaválasztó váciak 16-osán belül, a játékvezető sípja azonban néma maradt. A 71. percben Tujvelnek kellett egy éles szögből leadott bombát bravúrral védenie, majd Zsolnai lőtt kapu fölé egy távoli szabadrúgást. Nem sokkal később Murai vett le egy passzt, majd Kákonyi elé került a labda, aki tolt rajta egyet és 20 méterről kevéssel a bal kapufa mellé lőtt. A 76. percben A. Hadžić 30 méterről lőtt kapura, a labda nem sokkal suhant el a felső léc fölött. A 82. percben Halasi védte óriási bravúrral Scsepovics bal alsó sarok felé tartó életerős löketét. Az utolsó percek is Vidi-fölénnyel teltek el, de újabb gólt már nem láthattak a nézők. Ezzel a Vidi jutott tovább a Magyar kupa legjobb 32 csapata közé.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

8. forduló (főtábla 3. forduló)

UEFA-bajnokok ligája

1. selejtezőkör 

A Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében a Vidi ellenfele a 14-szeres luxemburgi bajnok F91 Dudelange volt, amely természetesen rendszeres résztvevője a nemzetközi kupasorozatoknak. Marko Nikolics vezetőedző nem számíthatott a fehérvári csapat eltiltott csapatkapitányára, Juhász Rolandra, míg Géresi Krisztián, Varga József és Hangya Szilveszter kisebb sérülések miatt hagyták ki a mérkőzést. A Dudelange keretének összértékét 3,5 millió euróra taksálja a Transfermarkt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

MOL Vidi FC: Kovácsik — Stopira, Fiola, Vinícius , Nego — A. Hadžić — Huszti (S. Scsepovics ), Pátkai — Kovács (Nikolov ) — M. Scsepovics, Lazovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Tamás, Tóth B., Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
Dudelange: Joubert  — Mélisse, Prempeh, Schnell, Jordanov — Clément, Stélvio (Stumpf  (Yéyé )), Kruska, Sinani — Turpel, Stolz (Ibrahimović ) <div>• Fel nem használt cserék: Frising (kapus), Moreira, Pokar, Perez • Vezetőedző: Dino Toppmöller
A meccs első érdekes jelenetét a 6. percben jegyezhettük fel, amikor Coututier nagyjából húszméteres lövése suhant el a bal alsó mellett. A 18. percben nagy bravúrra volt szükség Kovácsik Ádámtól, ekkor a hazaiak 10-ese, Stolz tekerte volna be a labdát a bal felső sarokba, de kapusunk szögletre mentett. A 37. percben Huszti bal oldali beadása érkezett veszélyesen a luxemburgi tizenhatoson belülre, de a belső hátvédek végül menteni tudtak támadóink elől. A 42. percben Lazovics pörgette ballal Huszti Szabolcs elé a labdát, aki éles szögből, szintén ballal hatalmas gólt vágott a rövid felső sarokba; (0–1). A második félidő elején bekezdtek a hazaiak. Először a csereként beálló Turpel lőtt az ötös sarkáról, Kovácsik nagyot védett lábbal, egy perccel később pedig Mélisse baloldali próbálkozását fogta a Vidi kapusa. Az 50. percben Sinani szabadrúgása tartott a bal alsó felé, de Kovácsik Ádám ekkor is résen volt. Az 58. percben Mélisse erős lövése Kovácsikról bepattant a kapuba, távoli góllal egyenlítettek a hazaiak; (1–1). A 63. percben Stolz lapos, középre tartó lövését védte Kovácsik. A 72. percben Lazovics szabadrúgása érintés nélkül szállt el mindenki feje felett és a kapu mellett, öt perccel később Kovácsik védett nagyot Stolz Fiolán megpattanó lövésénél. A 86. percben Yéyé futott el a bal oldalon, veszélyes beadásánál Fiola mentett, majd Marko Scsepovics beadása pattant váratlanul a felső lécre, ám gól ebből sem született. A szögletnél Stopira emelkedett a legmagasabbra, de nem sikerült a kapuba juttatnia a játékszert.

<small>Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja</small>

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

MOL Vidi FC: Kovácsik — Stopira, Vinícius, Juhász , Fiola — A. Hadžić — Pátkai, Nego — Huszti (Nikolov ) — Lazovics (Varga J. ), M. Scsepovics (Kovács ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), S. Scsepovics, Tamás, Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
Dudelange: Joubert  — Jordanov, Schnell, Prempeh, Mélisse, Sinani (Yéyé ), Stélvio, Kruska (Perez ), Couturier, Turpel, Stolz (Ibrahimovics ) <div>• Fel nem használt cserék: Frising (kapus), Moreira, Pokar, E. Agovics • Vezetőedző: Dino Toppmöller
Jól kezdte a találkozót a Vidi, a 3. percben Huszti szögletét követően Juhász fejelhetett közelről kapura, a luxemburgi hálóőrnek résen kellett lennie. Az első tíz percben a hazaiak irányítottak, majd ezt követően a vendégek kijöttek a szorításból, és próbáltak gólhelyzetet kialakítani a fehérváriak kapuja előtt, de Kovácsiknak sokáig nem akadt dolga. Ellenben kollégájának a 18. percben Nego adott munkát, miután a francia játékos Huszti szép passzát követően közelről kapura lőtt, de Joubert bravúrral védett, a kipattanót viszont Lazovics a jobb alsóba vágta; (1–0). A folytatásban helyzetek helyett sárga lapokban volt gazdag a mérkőzés, alig tíz perc alatt hármat is kiosztott a játékvezető a két csapat játékosainak. A találkozó ezen szakaszában inkább a magyarok térfelén zajlott a játék, de komoly helyzetet ekkor sem tudtak a vendégek kialakítani, magabiztosan őrizte a Vidi az előnyét. A 38. percben járt a luxemburgi bajnok legközelebb az egyenlítéshez, Couturier öt méterről lőtt alig kapu mellé egy jobb oldali beadás után. A második félidő rögtön egy nagy Vidi-helyzettel kezdődött, Marko Scsepovics passzolt Husztinak, aki remekül tekert kapu elé, az érkező Lazovics pedig csupán centikkel fejelt fölé. Az 53. percben Turpel 24 méterről lőtt kapura, Kovácsik magabiztosan védett. Egy perccel később, az 54. percben aztán a semmiből egyenlített a Dudelange: Clément passzát csípte el a 16-os előterében Vinícius, a játékszer azonban visszakerült a luxemburgi támadó elé, és 15 méterről nagy gólt lőtt; (1–1). Hosszabbításra állt a meccs, de mindössze négy percig, az 58. minutumban ugyanis Lazovics passzát követően Nego közeli bombája a felső lécről a gólvonalra pattant, és még mielőtt a vendég védők felszabadíthattak volna, érkezett Marko Scsepovics és a kapuba juttatta a labdát; (2–1). A 60. percben Stolz lövését védte Kovácsik. Nem nyugodhattak meg a vezetés tudatában a hazaiak, hiszen a 2–1-es vezetésük azt jelentette, hogy egy újabb luxemburgi gól esetén, 2–2-vel már a miniállam bajnokcsapata állt volna továbbjutásra. Ahogy teltek a percek, a fehér mezes vendégek úgy támadtak ki egyre jobban, és mindent egy lapra feltéve rohamoztak az egyenlítés érdekében, gólhelyzetbe viszont nem igazán tudtak kerülni. A 83. percben azonban közel járt az egyenlítéshez a Dudelange, Jordanov beadását Turpel fejelte öt méterről alig kapu fölé. A 92. percben Kovácsik óriási bravúrt mutatott be, Da Cruz bombáját tolta ki szögletre. A sarokrúgás után Ibrahimovics került nagy ziccerbe, de három méterről nem találta el a labdát. A 93. percben Perez 22 méteres lövése a felső lécen csattant. A meccs utolsó momentumaként Mélisse nagyon csúnyán megrúgta Pátkait, azonnal villant a piros lap. A MOL Vidi FC 3–2-es összesítéssel jutott tovább a BL második selejtezőkörébe, ahol a bolgár Ludogorec lesz az ellenfele. Az első összecsapást idegenben, a visszavágót Felcsúton vívják majd a felek július 25-én, illetve augusztus 1-jén.
Továbbjutott a MOL Vidi, 3–2-s összesítéssel.

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

2. selejtezőkör 

A Ludogoreca Vidi ellen mindkét alkalommal 35,6 millió euró értékben nevezett 18 játékost a mérkőzéskeretbe.

1. mérkőzés 

Ludogorec: Renan — Cicinho, Forster, Moți, Natanael — Wanderson, Dyakov , Marcelinho, Sasha (Gustavo ), Misidjan (Lukoki ) — Keșerü (Świerczok ) <div>• Fel nem használt cserék: Broun (kapus), Nedyalkov, Terziev, Paulo • Vezetőedző: Paulo Autuori
MOL Vidi FC: Kovácsik — Stopira, Fiola, Vinícius, Juhász  — Nego, Nikolov (Lazovics ), Varga J. — M. Scsepovics (S. Scsepovics ), Kovács (Pátkai ), Huszti <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Tamás, Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

Visszavágó 

A félidő lefújása előtt, a 45. percben megszerezte a vezetést a Vidi: Nego beadását nem találja el jobbal az ötösön Juhász, Huszti balról visszakanalazza, Stopira fejjel középre játssza a labdát az ötös jobb sarkától, Anel Hadžić szintén fejjel a kapu közepébe továbbítja azt, Terzijev már csak a gólvonal mögött érte el a labdát; (1–0).

Továbbjutott a MOL Vidi FC, 1–0-s összesítéssel.

<small>Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja</small>

3. selejtezőkör 

A Malmö FF 18 fős mérkőzéskerete a svédországi odavágón 12,3 millió euró volt, míg a felcsúti visszavágó mérkőzésen 11,6 millió euró.

1. mérkőzés 

MOL Vidi FC: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, A. Hadžić, Nikolov — Lazovics (S. Scsepovics ), Kovács (Pátkai ) — M. Scsepovics (Varga J. ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Tamás, Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
Malmö FF: J. Dahlin — E. Larsson, L. Nielsen, Bengtsson (Brorsson ), Safari — Traustason (Lewicki ), Bachirou, A. Christiansen, Rieks — Antonsson (Gall ), Rosenberg  <div>• Fel nem használt cserék: F. Andersson (kapus), Binaku, Vindheim, Adrian • Vezetőedző: Uwe Rösler
A skandináv mércével (is) szokatlan hőségben majdnem megtelt a New Malmö Stadium – természetesen a vendégszektor sem maradt üresen, köszönhetően mintegy 40 magyar szurkolónak. Marko Nikolics Huszti Szabolcs eltiltása miatt némileg kényszerből változtatott a Ludogorets elleni kezdőcsapaton. A hetedik percben Marko Scsepovics próbált kibújni a középhátvédek között, Danko Lazovics átadása meg is találta csatárunkat, aki estében nem tudta kapu felé irányítani a labdát. Két perccel később Antonsson került nagy helyzetbe, de Kovácsik Ádám jól zárta a szöget és bravúrral védte az erős, de középre tartó lövést. Negyedórája ment a mérkőzés, amikor egy jobb oldali beadást követően Kovács István került a földre védője szorításában a tizenhatoson belül, de a szlovén játékvezető sípja néma maradt. Az ezt követő tíz percben inkább a mezőnyben gyűrték egymást a felek, Danko Lazovicsot kétszer is csak sárga lap árán tudták megállítani a hazaiak. Huszonhat perce zajlott a találkozó, amikor egy bal oldali beadást követően Antonsson bólintott kapu fölé hat méterről. Három perccel később remek kontrát vezettünk, de M. Scsepovics beadása elsuhant a középen érkező Nego előtt. A szünet előtt felpörögtek az események. Előbb Eric Larsson távoli, kellemetlenül szálló lövését ölelte magához Kovácsik, majd a másik oldalon Kovács átadása után Boban Nikolov lőtt 15 méterről, de az egyik svéd hátvéd blokkolta a próbálkozást. A ráadásban Loic Nego cselezte magát lövőhelyzetig, de 20 méterről nem talált kaput. A második félidőre a kék-fehéreknél Lewicki futott ki Traustason helyett, Marko Nikolics nem cserélt. Az 51. percben Lazovics passza után Nikolov került helyzetbe, de éles szögből leadott lövését a svédek kapusa, Johan Dahlin szögletre ütötte. Az 57. percben Bachirou távoli lövését fogta kapusunk. Két perccel később Larsson beadását fejelte kapu fölé az ötös sarkánál nagy lendülettel érkező Antonsson. A 62. percben megszerezte a vezetést a Malmö: Anders Christiansen lépett ki középen és 10 méterről a hálóba lőtte a labdát; (1–0). A 65. percben Danko Lazovics válaszolhatott volna szabadrúgásból, Dahlin verve volt a kapuban, de sajnos a labda a felső lécen csattant. A 71. percben megszereztük a nagyon fontos idegenbeli gólt! A 71. percben egyenlített a Vidi: a francia Loïc Nego az ötös sarkáról ballal hatalmas gólt ragasztott a hosszú felsőbe; (1–1). A hajrára mindkét edző frissített, a Vidinél Pátkai Máté, Varga József és Sztefan Scsepovics is érkezett a pályára. Az utolsó 10 percben többet birtokolta a labdát a Malmö, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, amikor eljutottak a kapuig, Kovácsik nagyon magabiztos volt, a 4 perces ráadásban sem esett gól.

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

Visszavágó 

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

MOL Vidi FC: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — A. Hadžić, Nikolov (Pátkai ) — Nego, Lazovics (Tamás ), Kovács (Huszi ) — M. Scsepovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Varga J., Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
Malmö FF: J. Dahlin — Brorsson, L. Nielsen, Lewicki — Innocent (Gall ) — E. Larsson (Vindheim ), A. Christiansen, Bachirou, Rieks — Rosenberg , Strandberg (Antonsson ) <div>• Fel nem használt cserék: F. Andersson (kapus), Binaku, Adrian, H. Andersson • Vezetőedző: Uwe Rösler

Egy mezőnyfölényben, de meglehetősen egysíkúan futballozó Malmövel nézett szembe az első félidőben a Vidi. A vendégek játéka főként arra épült, hogy felrúgták a sérüléséből visszatérő Strandberg felé a labdákat, de ezekkel szerencsére nem tudott mit kezdeni a egyébként gólerős és remek felépítésű csatár. Miközben a hazai pálya előnyét nem igazán élvezte a magyar bajnok – a spanyol bíró a kétes helyzetekben mondhatni mindig a Malmö javára döntött -, a legnagyobb helyzetet ki tudta alakítani az első játékrészben. A 28. percben, egy remek támadás végén Marko Scsepovics passzolt jobbról középre Kovácshoz, akit azonban két méterre a kaputól elnyomtak, így nem tudott a labdához férni. Eközben a spanyol játékvezető, Javier Estrada és Lazovics vívott némi „különcsatát” – a szerb támadó a 34. percben maradt lenn egy ütközés után és nagyjából másfél percet feküdt a földön, a játék is állt, de a spanyol bíró nem engedte be az orvosokat. A 48. percig kellett várni az első kaput eltaláló svéd lövésre, Christiansen 16 méteres, középre tartó kísérletet fogta Kovácsik. Nyolc perccel később a szünet után veszélyesebben kezdő Malmönek is akadt aztán egy nagy lehetősége: egy svéd kezezést nem fújt le a bíró, ezután Larsson lőhetett kiszorított helyzetből, Kovácsik csak beleütni tudott a labdába, amely így a kapuba tartott, Elvir Hadžić azonban a gólvonalról mentett. Az 57. percben Rosenberg szabadrúgása megpattant egy Vidi-védőn, veszélyesen csapódott a labda, de végül kapu fölött hagyta el a játékteret. A 68. percben óriási lehetőséghez és tizenegyeshez jutott a Vidi! Lazovics ugratta ki Negot, aki eltolta a kapus mellett a labdát, Dahlin azonban sárga lapot érően akasztotta őt. A jogosan megítélt büntetőt Lazovics nem lőtte jól, a kapus lábbal védett, majd rávetődött a labdára. A szerb csatár dühében még a hálót is leszaggatta. Fogyott az idő, nyomott a Malmö, de némi fehérvári segítség is kellett egy nagy helyzethez a hajrában. A 88. percben Kovácsik rúgta bele az őt letámadó Malmö-játékosba a labdát, óriási szerencsére a labda nem pattant a kapuba, hanem meg tudta azt fogni a magyar kapus. A 93. percben aztán Kovácsik javított és szépen védte Rosenberg közeli, gólba tartó fejesést. Ez volt a vendégek utolsó lehetősége, végül nem született gól, a Vidi idegenben lőtt góllal kiejtette a svédeket és az már biztos, hogy az Európa Liga főtábláján ott lehet majd a magyar bajnok! A BL rájátszásában pedig a görög AEK Athén vár Marko Nikolics csapatára.

Továbbjutott a MOL Vidi, 1–1-s összesítéssel, idegenben lőtt több góllal.

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Rájátszás 

A párharc győztese a Bajnokok ligája csoportkörébe, vesztese az Európa-liga csoportkörébe kerül. Az AEK a 3. selejtezőkörben kapcsolódott be az idei szezon BL csatározásaiba. A Celtic volt az ellenfele, összesítésben 3–2-vel búcsúztatták a skót bajnokot. Az első mérkőzés Glasgowban 1–1-es döntetlen eredményt hozott, míg a visszavágón, Athénban a görögök győztek 2–1-re.

Az AEK utazó keretének összértéke a mértékadó Transfermarkt becslése alapján 28,5 millió euró. A legértékesebb játékos a 28 éves, portugál védekező középpályás, André Simões, akinek becsült értéke 3,6 millió euró. Nála eddig egyébként csupán két értékesebb játékos lépett pályára a Vidi ellen a BL-selejtező idei szezonjában: Natanael (3,83 millió euró) valamint Vura (4,5 millió euró), mindketten a Ludogorets labdarúgói. A görög bajnokcsapat keretében két további játékos értéke haladja meg a 3 millió eurót, Livaja és Mantalosz is 3,15 millió eurót ér a transfermarkt becslése szerint.

1. mérkőzés 

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

MOL VIDI FC: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, A. Hadžić, Nikolov (M. Scsepovics ) — Kovács, Huszti — Lazovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Pátkai, Tamás K., Tóth, Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
AEK ATHÉN: Barkasz — Bakakisz, Ikonomu, Lambropulosz, Hult — Galanópulosz (Alef ), Simões — Bakaszetasz, Klónaridisz (Lopes ), Mantalosz  — Livaja (Ponce ) <div>• Fel nem használt cserék: Cintotasz (kapus), Giakoumakisz, Galo, Csoszics • Vezetőedző: Marinosz Uzunidisz

Mindkét együttes óvatosan kezdett, az első negyedóra komolyabb gólhelyzet nélkül, enyhe Vidi-fölényben telt el. A 23. percben aztán a Vidi teljesen váratlanul megfogyatkozott, Huszti Szabolcs csapott össze a becsúszó Bakaszetasszal, az olasz játékvezető pedig mindenki legnagyobb meglepetésére egyből a piros lapot mutatta fel a magyar középpályásnak. Az eset után feszültté vált a találkozó, tíz perc alatt négy sárga lapot is felmutatott Rocchi sporttárs – kettőt-kettőt mindkét csapatnak. A találkozó első helyzetéből gólt szerzett az AEK Athén a 34. percben: Bakaszetasz 15 méteres átlövését Kovácsik Ádám bravúrral védte, a labda azonban az üresen érkező Klonaridisz elé pattant, aki közvetlen közelről a kapuba lőtt; (0–1). A magyarok emberhátrányban sem adták fel, és a 39. percben nagyon közel jártak az egyenlítéshez: Kovács bal szélről érkező hajszálpontos beadására Fiola érkezett jó ütemben, és 6 méterről, előrevetődve kapura fejelt, Barkasz óriásit védett. A játékrész utolsó perceiben nagy nyomást helyezett a vendéglátókra az AEK Athén, de védelmüknek sikerült a görög játékosokat megakadályoznia abban, hogy újabb gólt szerezzenek. A szünet után a játék képe nem sokat változott, továbbra is az emberelőnyben futballozó görög együttes birtokolta többet a labdát, és a 49. percben Bakaszetasz 17 méterre a kaputól kapott egy labdát, egy gyors csellel lövőhelyzetbe került, 16 méteres lövése pedig egy Vidi védőn megpattanva bezúdult a kapu bal oldalába, Kovácsiknak esélye sem volt védeni; (0–2). Az 53. percben aztán megfogyatkoztak a görögök is, a második gólt szerző Bakaszetasz taposta meg Nego bokáját, az olasz játékvezető ezúttal is azonnal a piros lapot mutatta fel. Az 56. minutumban a görög csapatkapitány, Mantalosz fejesét védte Kovácsik hatalmas bravúrral a bal alsó sarok elől. Tíz a tíz ellen kiegyenlítettebb lett a játék képe, és a 66. percben Nego közel járt a szépítéshez, lapos lövését azonban védte Barkasz. Két perccel később, 67. percben Kovács adott álompasszt Lazovicsnak, aki mellel maga elé tette a labdát, becsapva ezzel az utolsó görög védőt, majd 14 méterről kegyetlenül bevette az AEK Athén kapuját; (1–2). Danko Lazovics igazi AEK Athén-specialista, 2010-ben még a Zenit játékosaként duplázott a görög csapat ellen az EL csoportkörben. A gól után a Vidi támadásban maradt, és a 70. percben Kovács lövését hárította a vendégek hálóőre, majd egy perccel később Scsepovics lövése kerülte el nem sokkal a görögök kapuját. A görög együttes pedig beszorult a saját térfelére. Szinte extázisban futballoztak a fehérvári játékosok, nagyon sok energiát mozgósítottak az egyenlítés érdekében. A 74. percben Anel Hadžić 22 méteres bombája zúgott el a bal felső mellett, majd két perc sem telt el, és Stopira fejelt kapu mellé egy szögletrúgást követően. A 78. percben ismét a Vidi 22-ese villant egyet, 10 méterről kapura lőtt, a labda egy védőről a hosszún érkező Nego elé pattant, aki csak bele tudott piszkálni a játékszerbe, irányítani nem tudta a lövést, így néhány méterről, hatalmas ziccerben kapu mellé ment a labda. Az AEK az utolsó percekben igen látványosan húzta az időt cserékkel, a fehérváriak pedig továbbra is nagy erőkkel rohamoztak, de Hadžić és Scsepovics lövései is célt tévesztettek a hajrában. A Vidi hazai pályán 2–1-re kikapott úgy, hogy mindkét gólt emberhátrányban kapta, de Danko Lazovics találata visszahozta a fehérvái reményeket. A visszavágót jövő héten kedden, magyar idő szerint 21 órakor rendezik meg Athénban. A magyarok továbbjutásához legalább két gólt kell lőniük és egyet sem szabad kapniuk.

<small>Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja</small>

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Visszavágó 
A mérkőzés játékvezetője az a lengyel Szymon Marciniak volt, aki az augusztus 15-i, tallini Real Madrid-Atlético Madrid UEFA-szuperkupa döntőn fújta a sípot, amely mérkőzésen szintén Paweł Sokolnicki és Tomasz Listkiewicz voltak a segítői. A 37 éves játékvezető kicsit több, mint hat évvel ezelőtt már vezetett mérkőzést a Vidinek, a :en:Jules Otten Stadionban megrendezett KAA Gent–Videoton Európa-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján működött közre, amely összecsapáson a székesfehérváriak győztek 3–0-ra és így 4–0-s összesített eredménnyel jutottak tovább.

MOL VIDI FC: Kovácsik — Fiola, Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, A. Hadžić, Nikolov (Pátkai ) — Kovács, Lazovics — M. Scsepovics <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Berecz, Tamás K., Tóth, Hangya, Sós • Vezetőedző: Marko Nikolics
AEK ATHÉN: Barkasz — Bakakisz, Ikonomu, Lambropulosz, Hult — Galanópulosz, Simões — Lopes, Klónaridisz (Ponce ), Mantalosz  (Csoszics ) — Livaja (Alef ) <div>• Fel nem használt cserék: Cintotasz (kapus), Giakoumakisz, Szvarnasz, Mpotosz • Vezetőedző: Marinosz Uzunidisz

Az első helyzetecskék a hazaiak előtt adódtak, azonban Anel Hadžić és Juhász is többször helyezkedett remekül a tizenhatoson belül. Szinte kétpercenként lőtték be jobbról is, balról is a labdát a kapunk elé a görögök, főleg a csapatkapitány Mantalosz volt elemében. A 23. percben jött az első lövés, Klónaridisz vett le mellel egy felívelt labdát, majd egy pattanás után 20 méterről fölé lőtt. 3 perccel később válaszoltak a magyarok, Lazovics szöglete után Hadžić fejese szállt fölé, úgy hogy egy hazai játékost is érintett a labda. A 30. percben pedig nagyon közel járt Vidi a vezetéshez: Lazovics ellen szabálytalankodtak 24 méterre a kaputól, a szabadrúgást a sértett mesterien csavarta el a sorfal fölött, Barkasz hatalmas védéssel ütötte ki a labdát a léc alól. Az ellentámadás végén Kovácsik védte Simões löketét, középre ment a labda, de a kipattanóra nem érkezett athéni. A 32. percben Mantalosz éles szögből lőtt, Kovácsik megint nagyot védett, közben pedig rákezdett az eső és nagyjából fél óráig megállás nélkül ömlött, jó pár villám kíséretében. A félidő vége előtt Livaja előbb egy szabadrúgást bombázott a sorfalból kirepülő Kovácsba, majd egy csel után 23 méterről tekert a bal felső fölé. 0–0-s állásnál mentek pihenni a játékosok. Szünetben Pátkai váltotta Nikolovot, a hazaiak nem cseréltek. Alig kezdődött el a második játékrész, amikor előnyhöz jutott az AEK: a 48. percben Fiola rántotta meg Lopes mezét egy beadás után, aki elesett, a lengyel játékvezető pedig büntetőt ítélt: Mantalosz kíméletlen volt, óriási erővel lőtt a kapu jobb oldalába, Kovácsik a másik irányba mozdult (1–0). Az 51. percben Livaja egy szóló után betört a tizenhatosunkon belülre, de Juhász és Stopira együttesen megállította a horvát támadót. 3 perc múlva Fiola beadása pattant majdnem a görög kapuba egy védőről. Az AEK átadta a területet és kontrára játszott, a magyarok pedig köszönték szépen a lehetőséget és egyenlítettek is: az 57. percben Lazovics labdájával Nego indult el a jobb oldalon, betört a tizenhatoson belülre, kicsit kisodródott, az őt kísérő védő szorításában pedig nem beadni próbált, hanem gyönyörűen a hálóba emelt a kimozduló Barkasz fölött; (1–1). Nagyon felpörgött az addig sem eseménytelen meccs, a Vidi pedig rákapcsolt, hogy legalább a hosszabbítást elérje. 10 perccel az egyenlítés után újra Nego volt a főszereplő, megint Lazovicstól kapott labdát, amivel kapura fordult és alig lőtt mellé 17 méterről. A 69. percben viszont Lopes lépett ki, Fiola hatalmasat mentett a saját tizenhatosánál. A 71. percben, egy szép Kovácsik-kicsúszás után Scsepovics lövését tolta szögletre a görög kapus. A 74. percben megint a magyar kapusnak volt dolga, ezúttal Livaja próbálkozását hatástalanította. Simões távoli – kaput elkerülő – bombájára Lazovics válaszolt, aki a tizenhatos széléről az oldalhálóba lőtt. A 79. percben Pátkainak lépett oda Simões, aki sárgát kapott, Lopes pedig sportszerűtlenség miatt pirosat. Lazovics szabadrúgását viszont megint védte Barkasz. Az AEK egyre többet játszott az idővel, a magyarok próbáltak gólt szerezni, de a görög csapat megőrizte a döntetlent és ezzel a vezetését összesítésben. A 8 perces ráadás végén az AEK örülhetett, ők jutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe, a Vidi az Európa-liga csoportkörében folytatja. A Vidi remekül játszott mindkét AEK elleni meccsen, de végül a kicsit szerencsésebb csapat, a görög jutott tovább.

Továbbjutott a AEK Athén, 3–2-s összesítéssel.

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Európa-liga

Sorsolás 
Az Európa-liga csoportkörének sorsolását 2018. augusztus 31-én Monacóban, a Grimaldi Forumban tartják. Az EL főtáblája 48 csapatból áll, ám ellenfélül a Vidi nem kaphatja a többi 47 csapat bármelyikét, mivel az UEFA a résztvevőket kalapokra (angolul: Pot) osztja. Mivel minden csoport 4 csapatból áll, 4 kalap van. Azt, hogy melyik együttes melyik kalapba kerül, az UEFA-koefficiens határozza meg, a legmagasabbal rendelkező 12 gárda az 1. kalapba kerül, a 13-24. legmagasabbal rendelkezők a 2. kalapba, és így tovább. A MOL Vidi FC 4,25-ös együtthatójával biztosan a 4. kalapba kap besorolást. Az Európa-ligában magyar csapat ugyan csak egy szerepel, de más nemzetekből kettő vagy három együttes is bejuthat. Az UEFA kikötése szerint az azonos nemzetiségű együttesek a csoportkörben semmiképp nem kerülhetnek össze. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség arra is tekintettel van, hogy az azonos nemzetiségű csapatok "párban" legyenek. Kettő bejutása esetén az egyik a vörös, a másik a kék színt kapja a sorsolásra, ezzel biztosítva, hogy ne kelljen azonos időpontban pályára lépniük. A vörös színt kapók az A-F csoportokba, a kékek az G-L csoportokba kerülhetnek, az egy csoportegyüttesekbe kerülő gárdák mindig ugyanazzal a kezdési időponttal játszanak. Az ukrán és az orosz csapatok politikai okokból nem játszhatnak egymással, így külön négyesbe kerülnek. A BL selejtezőkör korábbi ellenfelei közül – amennyiben elérik az EL-csoportkört – a PFK Ludogorec-cel és a Malmö FF-el is találkozhat az ősz folyamán, az F91 Dudelange-zsal viszont semmiképp, mivel a Vidihez hasonlóan ők is biztosan a 4. kalapba kapnának besorolást.

A Monte-Carlóban rendezett sorsoláson a 48 érintett csapat közül utolsóként húzták ki a magyar bajnokot, a Mol Vidi FC az L jelű négyesbe került az angol Chelsea FC, a görög PAOK és a fehérorosz BATE Boriszov mellé.

PAOK 
A PAOK Görögország egyik legjobb futballcsapata, székhelye Szalonikiben található. Az 1926-ban alapított együttes fennállása óta kétszer nyert bajnoki címet a görög élvonalban (1976-ban és 1985-ben), de ünnepelhetett többek között hatszor kupasikert is. Otthona az 1957-ben felépített Túmbasz Stadion, amely jelenleg 29 ezer fő befogadására alkalmas. A gárda az előző, 2017–2018-as kiírásban a második helyen zárta a görög bajnokságot, ennek köszönhetően a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott, a második körben kapcsolódott be a sorozatba. Itt a svájci FC Basellel csapott össze, amelyet oda-vissza legyőzött, s 5–1-es összesítéssel ment tovább a harmadik fordulóba, ahol az orosz Szpartak Moszkvával találkozott. Az első mérkőzésen, hazai pályán 3–2-re nyertek a görögök, majd a visszavágót kihúzták gól nélküli döntetlennel, így 3–2-es összesítéssel bejutottak a playoffkörbe. Ott a Benfica várt rájuk, azonban a portugál együttes már túl nagy falatnak bizonyult. Noha a PAOK az első összecsapáson, idegenben 1–1-re végzett a Benficával, a lisszaboni csapat a Szalonikiben rendezett visszavágón (26 725 néző előtt) valósággal átgázolt a görögökön, négyet vágott a PAOK-nak, ezzel összesítésben 5–2-vel a BL-csoportkörbe jutott, míg a PAOK az Európa-liga főtáblájára került.

BATE Boriszov 
Az eredetileg 1973-as alapítású gárda 1984-ben feloszlott, majd 1996-ban indult újra hódító útjára. Első évében megnyerte a harmadosztályt, majd a következő idényben a második helyet szerezve jutott fel az élvonalba, 1999-ben pedig már bajnok volt a gárda, amely csupán 2005-ben nem volt dobogós hazája bajnokságában. 2006-tól kezdve egyeduralkodónak számít, sorozatban 12 bajnoki címet szerzett, 14 sikerével fölényesen vezeti a fehérorosz örökranglistát a Dinamo Minszk (7) és a Szlavija Mozir (2) előtt. Hazai mérkőzéseit a 13 126 fő befogadására alkalmas Boriszov Arénában játssza, a vezetőedzője a klub korábbi védője, a nyáron kinevezett, csupán 37 éves Aljakszej Baha, keretének összértékét 16,95 millió euróra becsüli a Transfermarkt, a legértékesebb játékosnak a 28 éves balszélsőt, Mihail Gordejcsukot tartják a németek (2,2 millió euró).

Chelsea FC 
A Chelsea-t 1905-ben alapították. A londoni klub hatszor nyerte meg az angol labdarúgó-bajnokságot, továbbá nyolcszoros FA-kupa-, ötszörös angol Ligakupa- és négyszeres angol Szuperkupa-győztesnek is vallhatja magát. A nemzetközi kupaporondon kétszeres KEK-győztes (1971; 1998) az együttes, egyszer Bajnokok Ligája-sikert ünnepelhetett (2011–2012), majd az azt követő idényben megnyerte az Európa-ligát is. A klub stadionja, az 1876-ban épített, 41 ezer férőhelyes Stamford Bridge. A legtöbb mérkőzést az egyesület színeiben Ron Harris játszotta, aki összesen 795 alkalommal lépett pályára a gárdában. A legtöbb gólt Frank Lampard jegyzi, ő összesen 251-szer vette be az ellenfelek kapuját. A klub az előző szezonban az 5. helyen végzett a Premier League-ben, ami Európa-liga-indulást ért az együttesnek. A csapat jelenlegi vezetőedzője az 59 éves olasz mester, Maurizio Sarri. A Chelsea játékosainak összértéke 869,75 millió euró – összehasonlításképp ez 54,7-szerese annak, amennyire a Mol Vidi FC keretét becsülik. A legértékesebb a belga világbajnoki bronzérmes Eden Hazard, a Transfermarkt jelenleg 120 millió euróra becsüli a 27 éves szélsőt.

Lebonyolítás 
A csapatok tizenkét négyes csoportban küzdenek, oda-vissza vágós körmérkőzések után az első kettő (összesen 24 együttes) jut tovább a következő körbe. Hozzájuk csatlakozik a nyolc BL-csoport összes harmadik helyezettje, így alakul ki a kieséses szakasz 32 csapatos mezőnye.

Hazai mérkőzések helyszíne 
A MOL Vidi FC hazai Európa-liga mérkőzéseire az AEK elleni rájátszáshoz hasonlóan a Groupama Arénában kerül sor.

Csoportkör 

A 2018–2019-es Európa-liga csoportkörének mérkőzéseit 2018. szeptember 20. és december 13. között játsszák le. A csoportkörben 48 csapat vesz részt, melyből 24 csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.
A játéknapok: 2018. szeptember 20., október 4., október 24., november 8., november 29., december 13. A mérkőzések közép-európai idő szerint 18:55-kor és 21:00-kor kezdődnek.

Csoportkör, 1. mérkőzés 

Az Európa-liga csoportkörében a Vidi első ellenfele a 14-szeres fehérorosz bajnok BATE Boriszov lesz. A BATE ellen a Vidi 2015-ben már játszott a nemzetközi kupaporondon. A fehéroroszok – akik 2012-ben és 2014-ben is kiejtették a Debrecent is – 1–1, 1–0-val jutottak tovább. A BATE tavaly is szerepelt az Európa-liga csoportkörében, s bár legyőzte az 1. FC Köln csapatát, s kétszer is döntetlent játszott a Crvena Zvezdával, három súlyos vereséget is szenvedett. Egyet a kölni „visszavágón” (2–5), kettőt pedig a londoni Arsenal ellen (2–4, 0–6). A mostani sorozatban a finn Helsingin JK (0–0, 2–1) és az azeri Qarabağ FK (1–0, 1–1) kiejtése után a PSV Eindhovennel szemben vérzett el (2–3, 0–3) a BL-selejtezőben. Az első számú játékosa még mindig a már a 38. évében járó Aljakszandr Hleb, az egykori Arsenal-, Stuttgart- és Barcelona-sztár játszott a PSV ellen is. A csapat edzője Alekszej Baga, aki mindössze három hónappal idősebb Hlebnél. Baga öccse, Dmitrij a csapat egyik középpályása. A BATE négy szerb Nemanja Milunovics, Alekszandar Filipovics, Szlobodan Szimovics és Nikola Vasziljevics, a légióskontingenst erősíti még a finn válogatott Jasse Tuominen és a montenegrói Mirko Ivanics. Utóbbi néhány hónapon keresztül Marko Nikolics játékosa is volt a Vojvodinában.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Vidi: Tujvel — Fiola (Hodžić ), Juhász , Vinícius, Stopira — Nego, A. Hadžić, Nikolov (Berecz ) — Kovács, M. Scsepovics, Milanov (Hangya ) <div>• Fel nem használt cserék: Hársfalvi (kapus), Pátkai, Tamás K., Tóth • Vezetőedző: Marko Nikolics
BATE: Scserbickij — Poljakov, Milunovics, Filipenko, Filipovics — Ivanics (Gorgyejcsuk ), D. Baga, Jablonszkij, Dragun, Sztaszevics (Vologyko ) — Touminen (Szkavis ) <div>• Fel nem használt cserék: Csicskan (kapus), Berezkin, Rios, Kizito • Vezetőedző: Alekszej Baga

Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja

Csoportkör, 2. mérkőzés 

A stadion dél-keleti csücskében kialakított vendégszektorban pedig 1300 magyar szurkoló buzdította a magyar bajnokcsapatot. A hazaiak kezdték aktívabban a találkozót, és ugyan sorra vezették a támadásokat, remekül járatták a labdát, a vendégek kapujáig nem igazán sikerült eljutniuk. A Vidi az első támadásából veszélyeztetett, egy szöglet után Juhász fejesét Emerson fejelte ki Kepa kezéből és a gólvonal elől. Magasabb fokozatra kapcsoltak a kékek, előbb Kovacsics, aztán Morata, majd Emerson lőtt kapu mellé. Pedro gyenge próbálkozását Tujvel hárította. A Vidi néhányszor lépte át a felezővonalat, de akkor rendre veszélyeztették a hazaiak kapuját, előbb Fiola tizenhatoson belül bemutatott cselei borzolták a londoniak idegeit, majd Nego pillanatai következtek: a 40. percben egy csellel félig megkerülte Christensent és végül el is pöckölte a labdát ziccerben, de az a kapu mellé ment. A 43. percben kicselezte a tizenhatoson belül Emersont és 7 méterről, ballal lőni próbált, de nem találta el jól, és az angolok kapusa megszerezte a játékszert. A két Nego-helyzet között Huszti ugratta ki Nikolovot, akit a tizenhatos vonalán felrúgtak, ám a játékvezető nem ítélt büntetőt. Szünetre 0-0-val vonultak a felek, nem sokan számítottak erre az eredményre. A második félidő óriási Vidi-helyzettel kezdődött: Nikolov beadása Negot találta meg, aki előbb lefejelte a labdát, majd a visszapattanót 14 méterről kapura lőtte, hatalmas védést mutatott be a Chelsea kapusa. Ebben a játékrészben már nem tudott a hazai együttes akkora nyomást helyezni a vendégekre, mint amekkorát az első félidőben, de így is főként a magyarok térfelén zajlott a játék. A 70. percben megszerezte a vezetést a Chelsea: Fabregas a 16-os elől jobbal Willian elé emel, aki középre fejeli a labdát az ötös jobb sarka elől, középen a Juhászt megelőző Álvaro Morata jobbal öt méterről a léc alá lőtt; (1–0). A 72. percben Hazard cselezett, Barkley estében lőtt, Hadzic azonban blokkolta a gólba tartó lövést. Négy perc elteltével ismét Barkley volt veszélyes a magyar kapura, fejjel csúsztatott meg egy beadást, a labda pedig a felső lécen csattant. Hét perccel a rendes játékidő vége előtt Scsepovics indította Kovácsot, aki belépett a tizenhatoson belülre és 8 méterről, laposan lőtt, Kepa óriási bravúrral védett, Hodzic pedig centikkel lemaradt a kipattanóról. Nem telt el két perc, és Kovács szerzett labdát, majd Pátkai passzolt Negohoz, aki megindult és 24 méterről lőtt, de kissé pontatlanul. Az utolsó pecekben az eredmény már nem változott, és ahogy 1985-ben Manchesterben, ezúttal is 1-0-ás vereséget szenvedett Angliában a Vidi.

<small>Statisztikai adatok forrása: UEFA hivatalos honlapja</small>

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Csoportkör, 3. mérkőzés 

Jó formában van a PAOK, eddigi 7 bajnoki meccsén mindössze 2 gólt kapott és 12-t szerezett, pedig összefutott már a 3. AEK-kel, a 4. Olympiacosszal és a 6. Arisszal is. A görög bajnokságot hibátlanul vezeti. A szezonban eddig két vereséget szenvedett el, mindkettőt nemzetközi színtéren. A Bajnokok Ligája selejtezőiben a Benficától kapott ki (1–4), majd az EL csoportkörében a MOL Vidi FC-hez hasonlóan 1–0-ra maradt alul a Chelsea-vel szemben. Döntetlenből azért akadt néhány: a BL-ben a Szpartak Moszkvával, majd a Benficával is így végeztek, valamint a Görög Kupában az Aris ellen játszottak 1–1-et. Az Európa-liga legutóbbi játéknapján magabiztosan, 4–1-re nyert a BATE ellen. A fehérorosz csapattól a MOL Vidi FC vereséget szenvedett csoportja első mérkőzésén (a Groupama Arénában), 2–0-ra kapott ki. A legértékesebb játékos a PAOK soraiban a svéd Pontus Wernbloom, akit a világbajnokság után 6,5 millió euróért igazoltak a görögök a CSZKA Moszkvától. A második legértékesebb a svájci-szerb Alekszandar Prijovics, aki korábban Nikolics Nemanja csatártársa volt a varsói Legiában. A PAOK további kulcsemberei: Jevhen Hacserigyi (ukrán, korábbi Dinamo Kijev-védő), Vieirinha (portugál, korábbi FC Porto-, majd Wolfsburg-játékos), Mauricio (brazil, korábbi Zenit-játékos).

Csoportkör, 4. mérkőzés 

A MOL Vidi október 25-én 2–0-ra győzött a PAOK otthonában és ezzel utolérte az Európa Liga L csoportjában a BATE-t, illetve a PAOK-ot, mindhárom együttes három ponttal rendelkezik. A görögök elleni "visszavágóra" a Groupama Arénában kerül sor.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Csoportkör, 5. mérkőzés

Csoportkör, 6. mérkőzés

Előszezon

Az edzőtábor alatt 
2018. június 20-án szerdán az
Ausztriában található Bad Waltersdorfban edzőtábor alatt első felkészülési mérkőzési ellenfele a Vidinek az osztrák másodosztályú Kapfenberger SV együttese volt. Első nyári felkészülési mérkőzésen 3–0-ra nyert a Vidi. 2018. június 23-án szombaton a második felkészülési mérkőzését 2–1-re elvesztette a piros-kék együttes. Sós Bence a második felkészülési mérkőzésen a második gólját szerezte új csapatában. Június 26-án a harmadik nyári felkészülési mérkőzésen 1–1-es döntetlent játszott a piros-kék együttes.
Érdekességképpen:
A Vidi előtt számos klub is Bad Waltersdorfban edzőtáborozott, mint például az Arsenal FC (2002–2014). Olyan neves labdarúgók, mint Patrick Vieira, Petr Čech, Cesc Fàbregas. Többek között a német Borussia Dortmund, az angol Middlesbrough, a skót Celtic, az olasz AS Roma vagy éppen az izraeli Makkabi Tel-Aviv játékosai is, de nem csak klubcsapatok, hanem válogatottak is, a felnőtt válogatottak közül: a bahreini, az izraeli, a grúz, a cseh, valamint számos utánpótlás-korosztály is. De számos magyar játékos is végzett klubcsapatával itt felkészülést. A Werder Bremennel Lisztes Krisztián, a Herthával Dárdai Pál, a SK Sturm Graz-cal Szabics Imre, Dzsudzsák Balázs az Anzsi Mahacskalával, vagy Gera Zoltán a WBA-val, de régebben a Hannovert erősítő most pedig a Vidi-játékos Huszti Szabolcsnak sem ismeretlen a terep.

Nyári felkészülési mérkőzések

Június 

Videoton 1. félidő: Kovácsik — Nego, Fiola, Juhász , Tamás — Varga J. — Berecz, Pátkai — Kovács I. — Lazovics, M. Scsepovics
Videoton 2. félidő: Tujvel — Bolla, Vinícius, Tóth B. — A. Hadžić — Nikolov, Réti — Huszti — S. Scsepovics, Sós

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Videoton 1. félidő: Kovácsik — Bolla, Juhász , Tóth B., Stopira — Varga J. — Berecz, Pátkai — Kovács I. — S. Scsepovics, M. Scsepovics
Videoton 2. félidő: Hársfalvi — Nego, Mocsi, Fiola, Tóth B. — Hadzics — Nikolov, Réti — Huszti — Sós, Lazovics

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Felvezető
A két együttesnek barátságos mérkőzésekben gazdag a közös múltja. Már 1980-ban is összecsaptak a csapatok. Legutóbb tavaly ősszel 2–1-es felvidéki győzelemmel ért véget a találkozó. Az örök mérleg: 2 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség. 1993-ban az Intertotó-kupában 7–1-es székesfehérvári győzelem született. Marco Rossi együttese felkészülési mérkőzésen: a cseh 2. ligás 1. SC Znojmo ellen 3–1-es vereséget szenvedett, az osztrák másodosztályú FC Blau-Weiß Linz csapata ellen pedig 2–1-es DAC győzelem született. A kedd esti mérkőzés a harmadik nyári felkészülése mindkét együttesnek.

Videoton az 1. félidőben: Kovácsik, Nego, Vinícius, Stopira, Stopira — A. Hadzics — Nikolov, Pátkai — Huszti — M. Scsepovics, Lazovics
Videoton cseréi a 2. félidőben: Pátkai, Nikolov, Vinícius , Huszti , Kovács I., Varga J., Juhász Roland , S. Scsepovics 

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Videoton: Tujvel — Réti, Juhász , Tóth B., Tamás — Varga J. — Berecz, Sós — Kovács — E. Hadzics, S. Scsepovics Juhász , S. Scsepovics , Szabó , Mocsi 

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Július 

MOL Vidi: Kovácsik, Nego, Vinícius, Stopira, A. Hadzics–Nikolov (Kovács I. ), Pátkai (Varga J. )–Huszti–Sz. Scsepovics (Sós ), M. Scsepovics

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Jegyzetek

További információk 

20182019
Labdarúgócsapatok 2018–2019-es szezonja